Monotype-lettertypen werden ontwikkeld door de firma Monotype. Deze naam werd door drie verschillende firma's gebruikt:

Twee firma's hadden hun wortels in het "hete lood" of "hot metal" (i.e. jargon in de drukindustrie). Zij misten min of meer de boot toen de computer, offset en fotografische systemen de markt gingen beheersen:
 Lanston Monotype Machine Compagny in Philadelphia, VS
 The Monotype Corporation Limited in Salfords, VK

Een derde firma produceert lettertypen voor computergebruik:
 Monotype Imaging, Inc.

Deze laatste firma is in zekere zin de opvolger van de Engelse Monotype-fabriek. Het heeft de rechten op de ontwerpen overgenomen, en later nog vele ontwerpen meer uit andere bronnen. De resten van het productie-archief en wat er van de machines nog over is, berust bij het:

 Type Museum in Londen in Engeland.
Nog altijd kunnen daar de originele matrijzen worden gemaakt en onderdelen besteld van de oude machines. De collectie zelf is het eigendom van het Britse Science Museum. Het voortbestaan van het Type Museum wordt bedreigd: het gebouw is geen eigendom meer van het Science Museum, de huisvesting is in zeer slechte staat van onderhoud, en de nieuwe eigenaar wil er luxe appartementen van maken.

Het hete lood 
De twee eerste hierboven genoemde firma's hebben een lange lijst lettertypen geproduceerd, die werden aangeduid met namen en serie-nummers. Die letterontwerpen verworven op den duur een heel goede naam. Het merk "Monotype" was synoniem voor hoge kwaliteit en degelijkheid.

In hun naam werd veel typografisch onderzoek gedaan naar historische letterontwerpen uit de vroege jaren van de typografie. Van die letters werden vele zeer fraaie "revivals" geproduceerd, waaronder de letters Garamond, Baskerville, Bodoni, Bembo, Caslon en vele anderen.

Het grote verschil tussen de twee firma's is dat de Amerikaanse lettertypen niet overeenkomen met de Engelse lettertypen. Gelijknamige letters hebben in de meeste gevallen een andere ontwerper, een ander uiterlijk en bijgevolg een andere uitvoering. De nummers komen al helemaal niet overeen.

Ook verschillen de matrijzen van de twee firma's, wat betreft diepte, het beeld in de matrijs, uitvoering en grootte. De Amerikaanse matrijzen zijn bijvoorbeeld 0,025 mm (.010 inch) minder diep, en bijgevolg moet het inwendige van Amerikaanse gietvormen of "moulds" dus evenveel hoger zijn, om uiteindelijk letters met letterhoogte van 23,3 mm (.918 inch) te kunnen produceren. Het was een van de vele maatregelen, die de twee Monotype-firma's namen om de wereld-markt onder elkaar te verdelen.

Zo had bijvoorbeeld de Engelse firma The Monotype Corporation ltd. in Salfords vele klanten in India, Afrika, en vele delen van Azië. Voor deze landen zijn vele "non-latin-typefaces" gemaakt, Hebreeuws, Singalees, Sanskriet, Javaans, Thais etc.. De Amerikanen hielden Amerika en Canada voor zichzelf.

De zetsel-gietmachines (composition-caster) van Monotype dienden om kant-en-klaar zetsel te gieten: "composition". Dat zetsel bestond uit losse letters. De machine leverde regels op een vaste regel-breedte door de breedte van de spatie te variëren. Deze machines waren automaten, die werden bestuurd met een papierband. Het uittikken van de teksten op de "keyboards" was handwerk en nam veel meer tijd dan het gieten. Om een zetsel-gietmachine in vol bedrijf te houden waren de papierbanden nodig van ten minste drie keyboards. Correctie van het uiteindelijke zetsel was mogelijk door eenvoudig de losse letters te vervangen. En niet hele regels, zoals bij de Linotype.

Op deze machines kan men tot 14 punt pica of didot letterbreedte gieten. Met speciaal daarvoor aangepaste machines en gietvormen kan tot 36 punten zetsel worden gegoten: "large-composition". Deze "large-composition" of "groot-zetsel-matrijzen zijn navenant groter, en er is slechts plaats voor een alfabet in de ook speciale matrijzenramen. Hierdoor is het niet mogelijk in een machine-run romein en cursief te mengen. En zo blijft er altijd handwerk aan te pas komen om het zetsel druk-klaar te maken.

Ook kast-letter werd met Monotype-machines gegoten, uiteindelijk zijn alle geproduceerde letters los, en niet in vaste regels. Tot 36 punten kan dat op de large-composition-caster, maar er was nog een andere machine: de "super-caster" of "supra". Deze machine kon losse letter gieten, maar na ombouwen ook worden gebruikt om interlinie te gieten, regletten, ornamenten, en alle andere materiaal wat in een boekdrukkerij nodig was om zetsel op te bouwen. Letter kon tot 72 punten worden gegoten. Er waren gietvormen met inzetstukken voor de corpsen 14 tot en met 36 punt. Voor de nog grotere corpsen van 42, 48, 60 en 72 was een ander type gietvorm in gebruik.

Door de machine telkens weer om te bouwen, was het mogelijk om een supra-machine alle functies te laten vervullen.

Unit-arrangement 
De breedte van de "heet-lood"-Monotype-letters wordt uitgedrukt in "units" van de "set". De breedste letter in het alfabet, meestal de hoofdletter "W", werd gemeten in kwart-pica-punten. een unit is dan een achttiende deel daarvan.

Een unit-breedte wordt als volgt berekend, voorbeeld 12 set.

 18 units 12 set = 12 pica punt breed
 1 unit 1 set = 1/18 × 1/12 × 1/6 = 1/1296 inch = 0,000771605 inch
 1 unit 12 set = 12/1296 = 0,00925926 inch

Engelse en Amerikaanse handleidingen hanteren een andere maat voor de pica: the new-pica = 0,1660 inch. Op het Europese vasteland zijn alle wiggen en tabellen in de handleidingen gebaseerd op de "oude" pica = 0,1667 inch en die wiggen kunnen herkend worden aan de extra hoofdletter E (=English). Dat geeft kleine verschillen in de tabellen in de diverse handleidingen. In de praktijk zijn die verschillen echter toch zo klein, dat het weinig verschil maakt, wanneer men giet met een S5-12-wig of S5-12E-wig gebruikt.

Alle letters werden zo ontworpen, dat zij een breedte hebben van een geheel aantal units.

Dus bijvoorbeeld: A=14, B=13, C=14... a=8, b,d,h,k,n,p,q=10, c=8 ... De lijst met deze verhoudingsgetallen werd "unit-arrangement" (U.A.) genoemd. Verschillende lettertypen kunnen eenzelfde U.A. hebben. Bij andere letters kan de unit-arrangement indeling zelfs per corps verschillen. Dat hangt geheel van het ontwerp af: dat geldt bijvoorbeeld voor de Lutetia en wat andere lettertypen van Jan van Krimpen Deze lijsten zijn essentieel voor het indelen van het matrijzenraam, waarin de matrijzen op de rijen in breedte gesorteerd staan. Ook de verschillende "unit-arrangements" hebben nummers gekregen.

Staartletters: Long en Short descenders 
De letters g j p q y ij worden staartletters (Eng. descenders) genoemd. In het cursief hoort daar ook de f naast de lange 's' bij. Veel van de oudere lettertypen waren vooral bedoeld voor het gebruik in krantenkolommen. Times New Roman is een goed voorbeeld, maar er waren er veel meer. Die staartletters werden bij deze lettertypen zeer kort gehouden om zo veel mogelijk tekst op een klein oppervlak te kunnen drukken. Voor luxe uitgaven waren evenwel voor veel lettertypen ook langere varianten van de staartletters beschikbaar – door de letters op een grotere kegel te gieten kon de regelafstand worden aangepast.

Computer-aanpassingen 
Nadat de "hete-metaal"-firma's moesten stoppen vanwege de overgang van hoogdruk naar offset door steeds meer drukkerijen, met Lanston-Monotype in Amerika voorop, werden de letterontwerpen "aangepast" voor computergebruik. En is er bijgevolg een verschil met de oude loodletters. De vaste verhoudingen tussen de breedte van de letters in de "unit-arrangements" wordt vaak als een "nadeel" ervaren. Dit is een discussie die al met verve werd gevoerd in "oude tijden" door bijvoorbeeld een typograaf als Jan van Krimpen.

Het ontwerp van loodletters kan niet zonder meer worden overgenomen aangezien door de druk bij hoogdruk de inkt naar opzij wordt gedrukt, en het uiteindelijke letterbeeld bijgevolg breder is dan het beïnkte oppervlak van de loden letter. Maar niet altijd evenveel breder, want dat is afhankelijk van vele factoren zoals bijvoorbeeld het oppervlak van het gebruikte papier, de drukspanning, de legger (= bekleding van de cilinder of degel van de pers) en nog meer. Hierdoor kan een goed gedrukte tekst in hoogdruk een sterker kalligrafisch uiterlijk hebben.

Veel digitale letter-fonts uit de begintijd van het digitale tijdperk hebben hiervan de kenmerken. De bladspiegel wordt dan veel te schraal en te iel.

De lijst 
Onderstaande alfabetische lijst heeft vooral betrekking op de letters van de Engelse "hot metal" firma. De hieronder vermelde nummers zijn afkomstig van de Engelse "specimen-blades", een viertal edities van de boekjes "Monotype book of information", en enige aanvullende informatie van het "Type-museum" in Londen.

In de jaren zestig van de 20e eeuw heeft Monotype vele lettertypen uit de handel genomen. De aanwezige "patterns" de originelen waarmee de punches worden gemaakt, de punches en de hele voorraad nog aanwezige matrijzen, werden daarbij vernietigd. Waarmee het lettertype daadwerkelijk van de aardbodem verdween. Behalve... de matrijzen in bezit van diverse drukkerijen. De voorbeeld-bladen van deze lettertypen zijn bijzonder moeizaam te vinden, en ontbreken in veel verzamelingen.

Een klein aantal Amerikaanse letter-ontwerpen zijn aan de lijst toegevoegd, en worden met "Am" en hun nummer aangeduid. Amerikaanse matrijzen wijken af van die in Engeland werden geproduceerd. Amerikaanse matrijzen werden 0,0025 mm (.0010 inch) minder diep gegraveerd. Bijgevolg waren de Amerikaanse gietvormen inwendig 0,0025 mm (.0010 inch) hoger vergeleken met gietvormen die uit de fabriek in Salfords UK kwamen. Amerikaanse matrijzen op een Engelse gietvorm geven een bijgevolg te lage letter.

Voor wat betreft de computer-letter van Monotype Imaging, Inc., die lijst verandert voortdurend en kan beter op de website van de firma worden opgezocht..

Loden letter geeft aan een letter-ontwerp in hoogdruk of boekdruk totaal andere kwaliteiten in de afdruk, dan met andere drukprocessen. Doordat de letter met enige kracht in het papier wordt gedrukt wordt de inkt naar de randen van de letter gedrukt. Er ontstaat wat heet een "kraalrand". Dit wordt nog versterkt doordat bij de loden letter niet alleen het oppervlak, maar ook de schuine randen eromheen wat inkt aannemen, en later bijdragen aan het letterbeeld in de afdruk.

De inkt wordt naar buiten gedrukt,
 hierdoor is de afdruk iets groter dan het vlakke oppervlak van de loden letter zelf
 en is er ook iets minder inkt in het midden van de zwarte vlakken van de letter.
Hetgeen met een kleine microscoop gemakkelijk kan worden geconstateerd.

De kraalrand en het ophelderen in het centrum dragen beide bij aan het kalligrafisch effect van het letterontwerp in de afdruk. En... niet in de laatste plaats... bij boekdruk is er een veel ruimere keuze mogelijk in geschikte (vaak duurdere) papiersoorten, waarop gedrukt kan worden.

In offset of andere moderne druk-technieken komen het letterbeeld op de plaat en de letter in de afdruk veel meer overeen. De verschillen tussen de letters onderling in de gedrukte tekst zijn veel minder groot. Het gebruik van veelal gestreken papier-soorten bij offset draagt daar nog extra aan bij.

Een letter-ontwerper dient terdege rekening te houden met al deze eigenaardigheden. Simpel de ontwerp-tekening overnemen, die de basis was voor oppervlak van een lood-letter, en die zonder enige aanpassing als offset- of computer-letter gebruiken, dat levert op zijn best een weinig fraai resultaat.

Externe links 
De website van de Alembic-Press
 de site van David Bolton, met zeer veel info over monotype
Het Typemuseum
 De website van het type-museum in Londen, waar nog altijd matrijzen gemaakt worden, met de oude machines. Deze website is offline op dit moment.
Monotype Inc
 De firma die de digitale lettertypen beheert.

Lettertypen

Latijnse lettertypen

A 
 Acier
 297: Acier (nooit uitgebracht)
 319: Acier Grey and White (nooit uitgebracht)
Albertus
 481: Albertus romein
 introductie: 1935
 display-matrijzen:

 538: Albertus bold titling romein
 introductie: 1938
 display-matrijzen:

 534: Albertus light romein
 introductie: 1940
 display-matrijzen, één corps: 24pt line .2652
 324: Albertus titling romein (1940 ?)
 display-matrijzen:

Albion
 __5: Albion romein
 zetsel-matrijzen UA.2 = 6pt - 12pt

 _42: Albion (No 2) romein
 zetsel-matrijzen UA.2 = 6,5pt - 12pt

 _63: Albion romein
 UA.2 : 6.5 pt - 13pt

 _70: Albion (No 4) romein
 zetselmatrijzen: UA.2 : 6,5pt - 13pt

 _74: Albion Extended romein
 zetselmatrijzen: UA.3: 6D - 13pt

 display-matrijzen:

 264: Albion (in 1965 uit productie genomen)
 Aldine Bembo
 270: Aldine Bembo (zie: Bembo 270)
 370: Aldine Bembo Titling (zie: Bembo Titling)
 Anchor
 491: Anchor (uit productie genomen, "cancelled")
Andale Mono
 Enkel als computerletter uitgebracht.
Angulus
 555: Angulus romein/cursief
 zetselmatrijzen: UA.474: slechts een corps 4,4pt

Antique
 207: Antique romein/cursief (zie: 207 Antique Old Style)
 307: Antique (in 1965 uit productie genomen)
 zetselmatrijzen: U.A. = 70, enkel: 5,5pt en 7pt

 407: Antique (in 1965 uit productie genomen)
zetselmatrijzen: U.A. = 70

 354: Antique (No.2) (in 1967 uit productie genomen)
 zetselmatrijzen: U.A. = 335

 _74: Antique Extended (zie Ionic, zie: Albion Extended)
 153: Antique Extended (zie: Albion Extended)
 223: Antique Heavy (zie: Devonshire Bold)
 224: Antique Heavy Condensed (zie: Devonshire Bold Condensed)
 Antique Latin
 __9: Antique Latin (zie: Latin Antique)
 _60: Antique Latin (zie: Latin Antique No.2)
 _78: Antique Latin (zie: Latin Antique No.3)
 _84: Antique Latin (zie: Latin Antique No.4)
 Antique Old Style
 __3: Antique Old Style No.3 romein/cursief
 zetselmatrijzen: UA.2 = 6pt - 12pt

 161: Antique Old Style No.3 romein/cursief
 zetselmatrijzen: romein UA.29, cursief UA.54, 6pt - 12pt

 display-matrijzen:

 124: Antique Old Style No.1 synoniemen: Old Style Antique en Series 124 (in 1967 uit productie genomen)
 alle staartletters in twee versies beschikbaar, short- en long-descenders
 zetselmatrijzen: UA.1, 6pt - 12pt (6pt ontbreekt op oudere specimen-bladen)

 207: Antique Old Style romein/cursief
 zetsel-matrijzen: UA.70 = 6,5pt - 10pt

Arial
 Geen matrijzen voor hot-metal beschikbaar.
 Arrighi Italic
 252: Arrighi Italic (zie: Centaur)
 Ashley Crawford
 238: Ashley Crawford (uit de handel genomen in 1967)
 display-matrijzen:

 279: Ashley Crawford Plain (uit de handel genomen in 1967)
 display-matrijzen:

Ashley Script
 574: Ashley Script
 display-matrijzen: 14-72 pt

Avenir
 Geen matrijzen uitgebracht voor hot-metal.

B 
Barbou
 178: Barbou romein/cursief
 zetselmatrijzen: UA.447: 8 - 12pt

Baskerville
 169: Baskerville romein/cursief
 zetselmatrijzen: UA.43: 6D - 14pt

 groot-zetselmatrijzen: 14-18pt romein UA.136, cursief UA.141:
 22pt: enkel romein, 24pt: romein UA.136, cursief UA.150

 display-matrijzen:

 312: Baskerville bold romein/cursief
 zetselmatrijzen: UA.332: 6D - 14pt

 display-matrijzen:

 313: Baskerville bold (zie: 313 Baskerville Semi-Bold)
 377: Baskerville Bold Large Face (uit de handel genomen in 1967)
 display-matrijzen:

 376: Baskerville Bold Titling For Newspaper Headings (uit de handel genomen in 1965)
 groot-zetselmatrijzen: UA.374: 14pt, 18pt en 24pt gegoten op 18pt gecombineerd in een matrijzenraam

 378: Baskerville Bold Titling (for Newspaper Headings) (uit de handel genomen in 1965)
 groot-zetselmatrijzen: UA.372: 14pt, 18pt en 24pt gegoten op 18pt gecombineerd in een matrijzenraam

 380: Baskerville Extra Bold Titling (uit de handel genomen in 1967)
 display-matrijzen:

 312: Baskerville Heavy (zie: 312 Baskerville Bold)
 313: Baskerville Semi-Bold romein/cursief
 zetselmatrijzen: UA.332: 6D - 14pt

 display-matrijzen:

 381: Baskerville Titling (for Newspaper Headings) (uit de handel genomen in 1965)
 groot-zetselmatrijzen: UA.372: 14pt, 18pt en 24pt gegoten op 18pt gecombineerd in een matrijzenraam

Bell (door Monotype inc. herziene versie)
 341: Bell romein/cursief
 zetselmatrijzen: UA.314: 8D - 14pt

 display-matrijzen:

 619: Bell Gothic romein
 zetselmatrijzen: UA.445: 6 en 8pt

 620: Bell Gothic Bold romein
 zetselmatrijzen: UA.445: 6 en 8pt

Bembo
 270: Bembo romein/cursief
 zetselmatrijzen: UA.91: 6D - 14pt
 alternatieve cijfer-reeksen: F537, F538, alternatieve capitalen: R 203, M 145, R 224

 groot-zetselmatrijzen: 14pt-24pt

 display-matrijzen:

 428: Bembo bold romein/cursief
 zetselmatrijzen: UA.368: 6D - 14pt

 groot-zetselmatrijzen: 14pt-18pt

 display-matrijzen:

 294: Bembo condensed Italic cursief
 zetselmatrijzen: UA.360: 10pt - 13pt UA.361: 16pt

 428: Bembo Heavy (zie: 428 Bembo Bold)
 509: Bembo semi-bold romein/cursief
 zetselmatrijzen: UA.91: 5,5pt

 370: Bembo titling romein/cursief
 display-matrijzen:

 Berling
 643: Berling romein/cursief (uit de handel genomen in 1973)
 gesneden in samenwerking met Berlinska Stilgjuteriet, Lund
 zetselmatrijzen: UA.495: 6D-12D

 644: Berling semi bold romein
 gesneden in samenwerking met Berlinska Stilgjuteriet, Lund
 zetselmatrijzen: UA.496: 6D-12D

 Bernard condensed
 213: Bernard condensed romein
 display-matrijzen:

 Blado
 119: Blado Italic cursief gebaseerd op letter van Arrighi (1526) (ontworpen bij: Poliphilus 170) uitgebracht in: 1923
 zetselmatrijzen: UA.53: 10pt - 13pt

 groot-zetselmatrijzen: 16pt = UA.142

 display-matrijzen:

Bodoni
 135: Bodoni romein/cursief (synoniem: Bodoni no.3) uitgebracht in 1921
 zetselmatrijzen: UA.1: 6pt-13pt , UA.77: 14pt
 varianten: long descenders en "Large-Face" in 11pt

 groot-zetselmatrijzen: 16pt, 18pt, 24pt romein, UA.425 = 24pt cursief

 display-matrijzen:

 254: Bodoni No.2 (zie ook: 357 Bodoni No.2) (uit de handel genomen in 1967)
 display-matrijzen: 4 corpsen

 288: Bodoni No.1 (uit de handel genomen in 1967)
 zetselmatrijzen: UA.364: 10D-12D-14D

 357: Bodoni No.2 romein/cursief (zie: 357 Bodoni Book)
 zetselmatrijzen: UA.319: 8pt-12pt

 504: Bodoni No 5 romein/cursief (zie: 504 Bodoni 357)
 zetselmatrijzen: UA.319: 8pt-12pt

 195: Bodoni Bold romein
 zetselmatrijzen: UA.3: 6pt-12pt

 display-matrijzen:

 260: Bodoni Bold romein/cursief, Vette variant passend bij series 135
 zetselmatrijzen: romein UA.2 cursief UA.143: 6pt-13pt; romein UA.417, cursief UA.143: 14pt
 lange staartletters beschikbaar en "large face" in 11pt

 display-matrijzen:

 529: Bodoni Bold Condensed romein/cursief
 display-matrijzen:

 760: Bodoni Bold Titling romein
 display-matrijzen:

 357: Bodoni Book romein/cursief
 zetselmatrijzen: UA.319: 8pt-12pt

 260: Bodoni Heavy romein/cursief (zie: 260 Bodoni Bold)
 529: Bodoni Heavy condensed romein/cursief (zie: 529 Bodoni Bold condensed)
 120: Bodoni ultra bold romein/cursief
 display-matrijzen:

 Bold Face
 _53: Bold Face (zie: 53 Old Style Bold)
 167: Bold Face (zie: 167 De Vinne Italic)
 366: Bold Face (zie: 366 Inflex Bold)
 245: Bold Face Italic No.2 (zie: 245 Old Style Bold Italic)
 253: Bold Face No.2 (zie: 253 Old Style Bold)
 138: Bold Face No.3 romein. (uit de handel genomen in 1965)
 zetselmatrijzen: UA.3: 9pt

 503: Bold Face (uit de handel genomen in 1965)
 176: Bold Face Outline (zie: 176 Old Style Bold Outline)
 253: Bold Face Special Line (zie: 253 Old Style Bold)
 167: Bold Italic (zie: 167 De Vinne Italic series No. 167)
 334: Bold (The Times) (zie: 334 Times Bold)
 345: Bold (The Times) (zie: 345 Times Bold)
 360: Bold (The Times) (zie: 360 Times Bold)
Braggadocio
 278: Braggadocio romein
 display-matrijzen:

 Breitkopf
 466: Breitkopf romain (uit de handel genomen in 1936)
 Broadway
 a306: Broadway (Sorts) (uit de handel genomen voor 1966)
 a307: Broadway Engraved (Sorts) (uit de handel genomen voor 1966)
 Bruce Rogers
 494: Bruce Rogers (opgeschort in 1967)
 594: Bruce Rogers Titling (in onderzoek)
Bulmer
 469: Bulmer romein/cursief
 zetselmatrijzen: UA.412: 11pt-12pt

C 
 Calendar
 L17: Calendar Figures romein
 L19: Calendar Days romein
Calisto
 Canterbury
197: Canterbury (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.57 = 8-12pt

 display-matrijzen:

Caslon
 128: Caslon romein/cursief
 zetsel-matrijzen: UA.57 = 8-12pt

 grootzetsel: 18pt - 24pt,

 display-matrijzen:

 209: Caslon Titling romein
 display-matrijzen:

Castellar
 600: Castellar romein
 display-matrijzen:

Centaur
 252: Centaur romein/cursief, ook bekend onder de naam: Arrighi
 zetsel-matrijzen: UA.90 = 6-14pt, UA.322 = 14pt

 grootzetsel: 14pt - 24pt, UA.165 = romein, UA.166 = cursief

 display-matrijzen:

 352: Centaur romein/cursief
 Groot-zetsel-matrijzen alleen 18pt

 295: Centaur Titling romein
 Century
 227: Century No.2 romein/cursief (zie: 227 Century Schoolbook)
 211: Century No.1 romein (synoniem: 211 Modern)
 zetsel-matrijzen UA.1 = 8pt

 545: Century Bold (uit de handel genomen in 1967)
 546: Century Bold Extended (uit de handel genomen in 1967)
 227: Century Schoolbook romein/cursief
 zetsel-matrijzen: UA.369 = 6-14pt, UA.322 = 14pt

 grootzetsel: 18pt - 20pt enkel romein UA.370

 477: Century Schoolbook Bold romein
 zetsel-matrijzen: UA.498 = 6-14pt,

 650: Century Schoolbook romein/cursief
 display-matrijzen:

 651: Century Schoolbook Bold romein
 display-matrijzen:

Century Gothic
 display-matrijzen:

 Chatsworth
510: Chatsworth (uit de handel genomen in 1965)
 op verzoek van Stephenson and Blake, Sheffield voor hen geproduceerd in een grootte.
 zetsel-matrijzen: UA.391 = 10pt,

 Chiswell Old Face
 154: Chiswell Old face romein/cursief
 display-matrijzen:

 Clarendon
 _12: Clarendon romein
 zetsel-matrijzen: UA.2 = 5-12pt,

 412: Clarendon No.2 (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.2 = 5-12pt,

 501: Clarendon Timetable (uit de handel genomen in 1967)
 Clearface Bold
 157: Clearface Bold romein/cursief
 zetsel-matrijzen: UA.2 = 6-12pt,

 display-matrijzen:

 Cloister
 271: Cloister Bold (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.86 = 6-12pt,

 272: Cloister Old Style (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.89 = 6-12pt,

 a395: Cloister Old Style (Sorts) (uit de handel genomen voor 1966)
 Cochin
 165: Cochin romein/cursief
 zetsel-matrijzen: UA.67 = 6D-13pt, UA.174 = 14pt romein, UA.173 = 14pt cursief

 display-matrijzen:

 Colonna
 225: Colonna romein
 display-matrijzen:

 Condensa
 511: Condensa cursief
 display-matrijzen:

 Condensed
 213: Condensed Bold (zie: 213 Bernard Condensed)
 224; Condensed Heavy Antique (zie: 224 Devonshire Bold Condensed)
 383: Condensed Heavy Grotesque (zie: 383 Grotesque Condensed)
 523: Condensed Heavy Grotesque Titling (zie: 523 Grotesque Condensed)
 419: Condensed Latin (zie: 419 Grotesque Condensed Titling)
 Crossword
 306: Crossword Puzzle Solutions
 zetsel-matrijzen: 11pt
 11pt: 28 matrijzen, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ + leeg vlak + gearceerd vlak, de matrijzen worden op een vierkant gegoten.
 306: Crossword Puzzle Specials
 18pt: S 2612 t/m S 2641 = 1 t/m 30, S2727 t/m S2746 = 31-50, S3976 t/m S3986 = 51-61, S2643 = leeg veld, S2611 = gearceerd veld
309: Crossword Squares (uit de handel genomen)
 Cushing
 _17: Cushing (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen UA.1 = 6pt - 13pt

Curlz

D 
 Daily Mail Modern
326: Daily Mail Modern (uit de handel genomen in 1974)
Dante
Deze letter was het laatste ontwerp van Giovanni Mardersteig. In 1955 stierf Charles Malin, de graveur die voor hem de punches voor de matrijzen maakte. Daarna wilde Mardersteig geen nieuwe letters meer. Naar zijn mening waren punches gemaakt met een pantograaf inferieur. De letter werd later door Monotype aangepast voor zetselgietmachines en in 1957 uitgebracht.
 592: Dante romein/cursief
 zetsel-matrijzen: UA.441, 6D-14D

 display-matrijzen

 682: Dante Semi Bold romein/cursief
 zetsel-matrijzen: UA.504, 6D-14D

 612: Dante Titling romein
 display-matrijzen

 Deutsch Romisch
 298: Deutsch Romisch (uit de handel genomen in 1970)
 zetsel-matrijzen: UA.303, 6D-12D

 286: Deutsch Romisch Bold (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.304, 8D-10D

 De Vinne
 131: De Vinne (uit de handel genomen in 1967
 zetsel-matrijzen: UA.400, 8pt

 display-matrijzen

 _21: De Vinne (zie: De Vinne Condensed)
 _21: De Vinne Condensed (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.2 6,5pt - 12 pt

 167: De Vinne Italic (synoniem: Bold Italic Series No. 167) (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.3 7,5pt - 11 pt

 Devonshire
 223: Devonshire Bold (synoniem: 223 Heavy Antique (uit de handel genomen in 1967)
 display-matrijzen

 224: Devonshire Bold Condensed (synoniem: 224 Condensed Heavy Antique) (uit de handel genomen in 1967)
 display-matrijzen

 Didot
 _71: Didot romein/cursief
 zetsel-matrijzen: UA.1 6,5pt - 13pt

 Divina Comedia
 425: Divina Comedia (bij bombardement vernietigd)
 Dorchester Script
 436 Dorcherster script
 display-matrijzen

E 
 Egyptian
 107: Egyptian No.1 romein
 zetsel-matrijzen: UA.2 = 6-12pt

 171: Egyptian (synoniem: 171 Egyptian Bold) (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.39 = 9pt

 173: Egyptian No.4 romein
 display-matrijzen:

 129: Egyptian romein (zie: Egyptian Bold nr.1 en: 251)
 130: Egyptian (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.3 = 8pt

 162: Egyptian No.3 (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.3 = 8pt

 184: Egyptian (zie: 184 Ionic No.3)
 241: Egyptian
 251: Egyptian (zie: Egyptian Condensed)
 330: Egyptian (zie: Egyptian Bold)
 129: Egyptian Bold No.1 romein (zie: 251)
 zetsel-matrijzen: UA.3 = 8-10pt

 171: Egyptian Bold (zie: 171 Egyptian) (uit de handel genomen in 1967)
 330: Egyptian Bold (synoniem: 330 Egyptian) (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.3 = 6D

 282: Egyptian Bold Condensed romein (zie: 251) (synoniemen: Egyptian Heavy en Heavy Egyptian
 zetsel-matrijzen: UA.313 = 6D

 251: Egyptian Condensed romein
 zetsel-matrijzen: UA.63 = 6,5pt

 112: Egyptian Condensed (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.2 = 9pt

 464: Egyptian Condensed (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.130 = 6D-10D
{| style="margin-left:40px;"
|-
|corps:||6D op 7pE||7D op 8pE||8D op 9pE||9D op 10pE||10D op 11pE
|-
|set:||6,75||7,75||8,5||9,5||10,75
|-
|line:||M.1206||M.1246||M.1278||M.1301||M.1335
|}
 _72: Egyptian Extended romein
 zetsel-matrijzen: UA.3 = 5-13pt

 465: Egyptian Extended (bij bombardement vernietigd)
 282: Egyptian Heavy romein (zie: 282 Egyptian Bold Condensed)
Ehrhardt
 453: Ehrhardt romein/cursief
 zetsel-matrijzen: UA.397 = 6-14pt

 display-matrijzen:

 563: Ehrhardt (uit de handel genomen in 1974)
 573: Ehrhardt Semi-Bold romein/cursief
 zetsel-matrijzen: UA.430 = 6-14pt

 display-matrijzen:

EllingtonElite Typewriter 235: Elite Typewriter (zie: Typewriter)
 zetsel-matrijzen: UA.28 = 12ptElsevir _19: Elsevir romein/cursief
 UA.1 6pt - 12 ptThe Monotype Corporation ltd specimen blade 10-76

 Electronic Reading Founts E-13B CMC7 407-1 OCR-BEmerson 320: Emerson romein/cursief
 zetsel-matrijzen: UA.390 = 8-14pt

 display-matrijzen:

 400: Emerson (uit de handel genomen in 1967)
 479: Emerson (bij bombardement vernietigd)
 Emery 452: Emery (uit de handel genomen in 1965)
 Engravers Titling 146: Engraver's Titling (zie: 146 Engravers' Titling)
 146: Engravers' Titling romein
 zetsel-matrijzen: UA.18 = 6pt, kapitalen in 4 grootten, die onderling gecombineerd kunnen worden

 147: Engravers' Titling (zie: Engravers' Bold Titling)
 147: Engravers' Titling Bold (zie: Engravers' Bold Titling)
 Engravers Bold titling 147: Engravers Bold Titling romein
 zetsel-matrijzen: UA.18 = 6 en 12pt in 4 grootten per corps, die onderling gecombineerd kunnen worden

 display-matrijzen: 24 punt in 5 grootten

 F 
 Fabritius 586: Fabritius romeinFalstaff 323: Falstaff romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.347 = 6D-12D

 display-matrijzen:

 Felix Titling 
 399: Felix Titling romein display-matrijzen:

 Fanfare Bold
 514: Fanfare Bold Condensed Italic Titling cursief (bij bombardement vernietigd)
 516: Fanfare Bold Condensed Italic Titling No.2 cursief Festival Titling
 554: Festval Titling cursief display-matrijzen:

 Figaro
 536: Figaro romein display-matrijzen:

 626: Figaro Bold (uit de handel genomen in 1967)
^ Fleet Titling
 632: Fleet Titling romein display-matrijzen:

 Floriated capitals
 431: Floriated capitals
 display-matrijzen:

 Fontana
 403: Fontana romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.464 = 8pt-14pt

 grootzetsel-matrijzen:

 437: Fontana bible face romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.464 = 4,5pt-6pt

 443: Fontana Titling (in bombardement vernietigd)
 Forte
 614: Forte
 display-matrijzen:

 Fournier
 185: Fournier romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.59 = 8pt-13,5pt

 grootzetsel-matrijzen: UA. 446

 185: Fournier Old Face (zie: Fournier)
 285: Fournier Old Face (Shortened Caps) (zie: Fournier Shortened Capitals)
 285: Fournier Shortened Capitals romein/cursief (zie ook: Fournier 185)
 zetsel-matrijzen: UA.59 = 10pt-13,5pt, ingekorte kapitalen, voor gebruik in combinatie met de onderkast-letters van Fournier 185

 French Face Extended
 _76: French Face Extended (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.1 = 7D-10pt

 French Modern
 111: French Modern (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.1 = 6D-10pt

 French Old Style
 _68: French Old Style romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.1 = 6,5pt-13pt
 oude bladen vermelden corps 7pt en 8pt, latere versies: 6,5pt en 7,5pt, set en lining blijven gelijk

 109: French Old Style romein/cursief (synoniem: French Old Stype no. 2) (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.1 = 6,5pt-11pt

 148: French Old Style No.3 (uit de handel genomen in 1967
 zetsel-matrijzen: UA.1 = 6,5pt

 _69: French Old Style Bold romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.1 = 7pt-13pt

 _69: French Old Style (Half-Fat) (zie: French Old Style Bold)
 French Round Face
 _44: French Round Face romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.1 = 6,5pt-13pt

 Fredericus Antiqus
 314: Fredericus Antiqus romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.1 = 6,5pt-13pt

 Futura Buchschrift
 596: Futura Buchschrift (geschorst in 1960)

 G 
 Gallia (Sorts)
 a313: Gallia (Sorts) (uit de handel genomen voor 1966)
Garamond
 156: Garamond romein/cursief Swash en ligaturen voor 156
 De cursief die was ontworpen bij deze serie, werd door de afnemers veel te extreem gevonden. Uiteindelijk werd besloten een wat bescheidener cursief te ontwerpen. Dat werd: Series 174. De extra luxe cursieve "swash"-kapitalen bleven wel gehandhaafd. In oude matrijzenramen zijn de cursieve matrijzen met 156 af en toe nog wel te vinden, en die zijn bij de huidige gebruikers van Monotype-machines zeer in trek.
 zetsel-matrijzen: UA.37 = 6-12pt, UA.99 = 14pt

 grootzetsel: romein = UA.114 cursief = UA.115
14pt (14D) romein/cursief, 16pt (16D) romein, 18pt (18D) romein/cursief, 24pt (24D) romein/cursief display-matrijzen:

 201: Garamond bold romein/cursief zetsel-matrijzen: 6-12pt: romein = UA.61, cursief = UA.315, 14pt = UA.342

 grootzetsel: UA.154
18pt (18D) romein/cursief, 24pt (24D) romein/cursief display-matrijzen:

 174: Garamond Italic No.2 cursief (het romein is voor 1966 uit de handel genomen)
 zetsel-matrijzen: UA.42 = 6-12pt, UA.140 = 14pt

 grootzetsel: UA.140
14pt (14D) romein/cursief, 18pt (18D) romein/cursief, 24pt (24D) romein/cursief display-matrijzen:

 201: Garamond Heavy (zie: 201 Garamond Bold)
 Am. 548: Garamond Bold
 Am. 5481: Garamond Bold Italic
 Am. 648E: American Garamond (romein)
 Am. 649G: American Garamond Italic
 Garamont (Goudy)
 Am. 248: Garamont (Goudy) romein Am. 2481: Garamont Italic (Goudy) cursief Gill
 275: Gill Bold Sans-Serif (zie: 275 Gill Sans Bold)
 430: Gill Face (bij bombardement vernietigd)
 442: Gill Ultra Bold (zie: 442 Gill Sans Ultra Bold)
 433: Gill Moiree Shadow (bij bombardement vernietigd)
 Gill Sans
 262: Gill Sans romein/cursief zetsel-matrijzen: romein: UA.82, cursief: UA.311 = 5-14pt (S.H. = short descenders)

 grootzetsel: UA.383, romein 18pt

 display-matrijzen:

 349: Gill Sans No.2 romein/cursief zetsel-matrijzen: romein: UA.345 = 5pt

 275: Gill Sans Bold romein/cursief zetsel-matrijzen: romein: UA.93 = 5-14pt, cursief: UA.302 = 5.5-14pt (S.H. = short descenders)

 grootzetsel: UA.383, romein 18pt

 display-matrijzen:

 350: Gill Sans Bold romein (zie: 350 Gill Sans 349)
 zetsel-matrijzen: romein: UA.346 = 5pt

 575: Gill Sans Bold (uit de handel genomen in 1967)
 343: Gill Sans Bold Condensed romein zetsel-matrijzen: romein: UA.93 = 5-14pt, cursief: UA.302 = 5.5-14pt (S.H. = short descenders)

 display-matrijzen:

 373: Gill Sans Bold Condensed Titling No.1 romein display-matrijzen:

 525: Gill Sans Bold Condensed Titling romein display-matrijzen:

 468: Gill Sans Bold Extra Condensed romein display-matrijzen:

 _L8: Gill Sans Bold Timetable romein 317: Gill Sans Bold Titling romein display-matrijzen:

 233: Gill Sans Cameo romein display-matrijzen:

 299: Gill Sans Cameo Ruled romein display-matrijzen:

 485: Gill Sans Condensed romein zetsel-matrijzen: romein: UA.499 = 10-12pt

 display-matrijzen:

 321: Gill Sans Extra Bold romein zetsel-matrijzen: UA.336 = 6D-12pt

 display-matrijzen:

 526: Gill Sans Extra Bold Titling romein display-matrijzen:

 526: Gill Sans Extra Heavy Titling (zie: 526 Gill Sans Extra Bold Titling)
 362: Gill Sans Light romein/cursief zetsel-matrijzen: romein: UA.82 = 4.5-14pt, cursief: UA.311 = 5-14pt

 display-matrijzen:

 662: Gill Sans Light No.2 romein (synoniem: Gill Sans Light, zie ook: Gill Sans 349)
 zetsel-matrijzen: romein: UA.345 = 5pt

 353: Gill Sans Poster romein display-matrijzen:

 406: Gill Sans Shadow No.1 romein display-matrijzen:

 408: Gill Sans Shadow No.2 romein display-matrijzen:

 338: Gill Sans Shadow No.3 romein display-matrijzen:

 290: Gill Sans Shadow Line romein display-matrijzen:

 304: Gill Sans Shadow Titling romein display-matrijzen:

 231: Gill Sans Titling romein zetsel-matrijzen: UA.84 = 6pt in 4 grootten, 12pt

 display-matrijzen:

 262: Gill Sans-Serif (zie: 262 Gill Sans)
 349: Gill Sans-Serif (zie: 349 Gill Sans)
 353: Gill Sans-Serif (zie: 353 Gill Sans Poster)
 275: Gill Sans-Serif Bold (zie: 275 Gill Sans Bold)
 350: Gill Sans-Serif Bold (zie: 350 Gill Sans Bold)
 343: Gill Sans-Serif Bold Condensed (zie: 343 Gill Sans Bold Condensed)
 468: Gill Sans-Serif Bold Extra Condensed (zie: 465 Gill Sans Bold Extra Condensed)
 233: Gill Sans-Serif Cameo (zie: 233 Gill Sans Cameo)
 299: Gill Sans-Serif Cameo Ruled (zie: 299 Gill Sans Cameo Ruled)
 373: Gill Sans-Serif Extra Bold Titling (zie: 373 Gill Sans Bold Condensed Titling)
 321: Gill Sans-Serif Extra Heavy (zie: 321 Gill Sans Extra Bold)
 485: Gill Sans-Serif Medium Condensed (zie: 485 Gill Sans Condensed)
 362: Gill Sans-Serif Light (zie: 362 Gill Sans Light)
 304: Gill Sans-Serif Shadow (zie: 304 Gill Sans Shadow Titling)
 406: Gill Sans-Serif Shadow No.1 (zie: 406 Gill Sans Shadow No.1)
 408: Gill Sans-Serif Shadow No.2 (zie: 408 Gill Sans Shadow No.2)
 290: Gill Sans-Serif Shadowline (zie: 290 Gill Sans Shadow Line)
 231: Gill Sans-Serif Titling (zie: 231 Gill Sans Titling)
 317: Gill Sans-Serif Titling (zie: 317 Gill Sans Bold Titling)
 338: Gill Sans-Serif Two Colour (zie: 338 Gill Sans Shadow No.3)
 442: Gill Sans-Serif Ultra Bold (zie: 442 Gill Sans Ultra Bold)
 442: Gill Sans Ultra Bold romein display-matrijzen:

 Alternative characters for 262, 275, 362
 Gloucester
 103: Gloucester Bold romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.5 = 6-13,5pt,

 display-matrijzen:

 198: Gloucester Bold Condensed romein zetsel-matrijzen: UA.60 = 6-12pt,

 display-matrijzen:

 243: Gloucester Bold Extended romein zetsel-matrijzen: UA.75 = 6-12pt,

 display-matrijzen:

 395: Gloucester Bold Extra Condensed romein display-matrijzen: 14-72pt

 160: Gloucester Bold Italic 
 zetsel-matrijzen: UA.3 = 6-12pt,

 396: Gloucester Extra Condensed romein display-matrijzen: 14-72pt

 _99: Gloucester Old Style romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.4 = 6-13,5pt,

 grootzetsel: 18pt (18D) UA.116, romein/cursief, 24pt (24D) UA.117, romein/cursief display-matrijzen:

Gothic (verzamelnaam voor schreefloze schriften)
 __4: Gothic (synoniem: Grotesque Condensed) (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matijzen UA.1B 6pt - 12pt

 Goudy
 269: Goudy Bold romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.88 = 6-14pt,

 display-matrijzen:

 441: Goudy Bold romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.382 = 6-12pt,

 268: Goudy Cataloque romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.83 = 6-14pt,

 display-matrijzen:

 364: Goudy Cataloque romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.1 = 5-6pt, UA.419 = 7pt-7,75pt,

 214: Goudy Extra Bold romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.88 = 6-14pt,

 display-matrijzen:

 249: Goudy Modern romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.87 = 10-12pt,

 display-matrijzen:

 291: Goudy Old Style romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.312 = 6-14pt, lange staartletters beschikbaar, Swash kapitalen in: 42, 60, 72pt

 display-matrijzen:

 292: Goudy Text (gotisch schrift)
 zetsel-matrijzen: UA.339 = 9-12pt, kan gecombineerd worden met 293 Lombardic Capitals

 display-matrijzen:

 439: Goudy Titling romein Gravura
 533: Gravura romein (uit de handel genomen in 1965)
 zetsel-matrijzen: UA.1 = 12pt

 Grock
 388: Grock romein display-matrijzen:

 Grosvenor Script
 493: Grosvenor Script cursief display-matrijzen:

 Grotesque (verzamelnaam voor schreefloze lettertypen)
 _11: Grotesque (zie: 11 Grotesque Bold Condensed)
 _33: Grotesque (zie: 33 Grotesque Condensed)
 _51: Grotesque romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.2 = 6-12pt, UA.124 = 14pt-18pt, UA.125= 24pt

 grootzetsel:

 display-matrijzen:

 126: Grotesque (zie: 126 Grotesque Light No.1)
 215: Grotesque romein/cursief (synoniem: Grotesque No. 1)
 zetsel-matrijzen: 5pt = romein UA.421 en cursief UA.429, 6,5pt-13pt = romein UA.65 en cursief UA.401

 displaymatrijzen:

 216: Grotesque (zie: 216 Grotesque Bold)
 274: Grotesque (zie: 274 Grotesque Light Condensed)
 389: Grotesque No.2 (zie: 389 Grotesque Light)
 212: Grotesque romein (uit de handel genomen in 1964)
 zetsel-matrijzen: UA.62 = 6,5pt

 _73: Grotesque Bold No.3 romein zetsel-matrijzen: UA.3 = 6-13pt

 _97: Grotesque Bold romein (in rood: withdrawn omstreeks 197(?) )
 zetsel-matrijzen: UA.2 = 7,7pt

 216: Grotesque Bold No.2 romein/cursief combineert met Series No. 215 Grotesque
 zetsel-matrijzen: 6,5pt-13pt = UA.66

 displaymatrijzen:

 680: Grotesque Bold romein (zie: Bell Gothic 619)
 zetsel-matijzen UA.502 6pt

 _11: Grotesque Bold Condensed (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA-2, 6pt & 9pt (synoniem: Grotesque)

 _15: Grotesque Bold Condensed No.2 romein/cursief (synoniem: series 15 Sans Serif)
 zetsel-matrijzen Romein: UA.2 = 6pt - 12pt
 6pt (6D) met verkortte staartletters: 6.5 set line .1225

 display-matrijzen:

 365: Grotesque Bold Condensed (synoniem: 365 Heavy Narrow Gothic) (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen UA.333 = 10pt - 12pt

 _81: Grotesque Bold Condensed romein zetsel-matrijzen: UA.2 = 10pt

 166: Grotesque Bold Condensed No.4 (synoniem: 166 Grotesque Bold Condensed Titling)
 zetsel-matrijzen: UA.403 = 12pt, UA.121 = 14pt

 grootzetsel:

 display-matrijzen:

 166: Grotesque Bold Condensed Titling romein (zie: 166 Grotesque Bold Condensed No.4)
 527: Grotesque Bold Condensed Titling romein display-matrijzen:

 150: Grotesque Bold Extended No.1 romein/cursief zetsel-matrijzen: 6pt-12pt, 7pt en 9pt enkel cursief

 grootzetsel:

 display-matrijzen:

 168: Grotesque Bold Extended (uit de handel genomen in 1967)
 524: Grotesque Bold Titling romein display-matrijzen:

 _33: Grotesque Condensed No.2 romein zetsel-matrijzen: UA.2 = 6pt-13,5pt

 grootzetsel, UA.395 = 22pt :

 display-matrijzen:

 318: Grotesque Condensed romein zetsel-matrijzen: UA.388 = 5D, 6pt, UA.300 = 6D-13pt

 display-matrijzen:

 383: Grotesque Condensed No.4 romein zetsel-matrijzen: UA.341 = 5D-12D

 display-matrijzen:

 __4: Grotesque Condensed (zie: Gothic Series No.4)
 383: Grotesque Condensed Heavy (zie: 383 Grotesque Condensed)
 523: Grotesque Condensed Titling romein display-matrijzen:

 215: Grotesque Half Fat (zie: 215 Grotesque No.1)
 126: Grotesque Light No.1 romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.420/UA.431 = 5pt-5,5pt, UA.64/UA.396 = 6,5pt-13pt

 display-matrijzen:

 389: Grotesque Light (synoniem: 389 Grotesque No. 2) (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.2 = 8pt-12pt

 274: Grotesque Light Condensed No.2 romein zetsel-matrijzen: UA.427 =5D, UA.94 = 6D-13pt

 204: Grotesque Light Condensed (synoniem: 204 Light face Gothic) (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.58 = 12pt

 display-matrijzen:

 405: Grotesque Light Condensed (uit de handel genomen in 1967)
 405: Grotesque Narrow (zie: 405 Grotesque Light Condensed)
 177: Grotesque Newspaper Smalls (zie: 177 Newspaper Small Ads)
 216: Grotesque ¾ Fat (zie: 216 Grotesque Bold No.1)
 502: Grotesque Timetable (uit de handel genomen in 1967)
 524: Grotesque Titling (zie: 524 Grotesque Bold Titling)
 Gwendolin
 208: Gwendolin (uit de handel genomen in 1967)
 Gustavus
 484: Gustavus Bold (uit de handel genomen in 1965)
 497: Gustavus Light (uit de handel genomen in 1965)

 H 

 Haarlemmer
 531: Haarlemmer romein (Withdrawn in 1967) ontwerp: Jan van Krimpen
 zetsel-matrijzen: UA.408 = 14D

 Half Fat Modern Mediaeval
 _52: Half Fat Modern Mediaeval romein (synoniem: 52 Schurmann Antiqua Halbfette) (withdrawn in 196(?) )
 zetsel-matrijzen: UA.5

 Headline bold 
 595: Headline Bold romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.443 = 6-14pt

 display-matrijzen:

 Heavy
 223: Heavy Antique (zie: Devonshire Bold)
 282: Heavy Egyptian (zie: 282 Egyptian Bold Condensed) (synoniem Egyptian Heavy)
 365: Heavy Narrow Gothic (zie: 365 Grotesque Bold Condensed) (uit de handel genomen in 1967)
 435: Heavy Shadow French (uit de handel genomen in ??)
 337: Heavy Small Caps (uit de handel genomen in 1974)
 Helvetica
 765: Helvetica romein/cursief past bij 766 Helvetica Medium, equivalent met Stempels Helvetica halbfett, en Linotype Helvetica Bold
 zetsel-matrijzen: UA.508 = 6D-12D

 766: Helvetica Medium romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.508 = 6D-12D

 Horley Old Style
 261: Horley Old Face Heavy (zie: 261 Horley Old Style Bold)
 188: Horley Old Style (vervangen door 199, uit de handel genomen in 1965)
 199: Horley Old Style romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.56 = 6-13pt, UA.362 = 14pt

 grootzetsel: romein = UA.367

 display-matrijzen:

 261: Horley Old Style Bold romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.80 = 6-13pt

 display-matrijzen:

 923: Hungry Dutch, romeinzetsel matrijzen, 12pt Pica
Ontwerp: Russell Maret, een revival van een lettertype dat in 1686 werd gesneden door Peter van Walpengen voor bisschop John Fell van Oxford. Na 50 jaren was dit het eerste lettertype dat kan worden gebruikt om in letterverband te gieoen. 

 I 
 Imprint
 101: Imprint romein/cursief combineert met series 310 of 410
 zetsel-matrijzen: UA.4 = 6-12pt, UA.4a = 13,5pt

 grootzetsel:

 display-matrijzen:

 310: Imprint Bold romein/cursief combineert met series 101
 zetsel-matrijzen: UA.98 = 6pt-13,5pt

 410: Imprint Bold No.2 romein/cursief combineert met series 101
 zetsel-matrijzen: 6-13,5pt

 310: Imprint Heavy No.1 (zie: 310 Imprint Bold)
 410: Imprint Heavy No.2 (zie: 410 Imprint Bold)
 101: Imprint Old Face (zie: 101 Imprint)
 190: Imprint Shadow romein/cursiefdisplay-matrijzen

 Indicateur
 462: Indicateur (uit de handel genomen in 1967)
 Inflex Bold 
 366: Inflex Bold romein zetsel-matrijzen: UA.344 = 5pt-9pt, combineert met: Series No. 342 Ionic

 Inflex Timetable
 503: Inflex Timetable (zie: Bold Face)
 Ionic
 __6: Ionic (zie: 6 Modern no.4) (uit de handel genomen in 1967)
 265: Ionic No.1 romein/cursief (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.321 = 6pt-6,5pt

 342: Ionic No.2 romein/cursief (zie ook: 562 Ionic 2-line
 zetsel-matrijzen: UA.317 = 5pt-9pt

 184: Ionic No.3 romein (synoniem : 184 Egyptian) (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.51 = 6pt

 153: Ionic No.4 romein (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.1 = 8pt

 416: Ionic No.5 romein/cursief (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.1 = 7D-8D

 451: Ionic No.6 romein/cursief (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.380 = 6pt-7pt

 476: Ionic (bij bombardement vernietigd)
 562: Ionic Two-line romein alleen 10 punt hoge kapitalen, cijfers en leestekens (zie ook: 342 Ionic)
 zetsel-matrijzen: UA.317(?) = 5pt,
 In een matrijzen-raam gecombineerd met 342-5pt levert dat 10pt grote initialen, waarmee een advertentie kan worden begonnen. Alles kan in een machine-run worden gezet.

 Iroquois Condensed
 _23: Iroquois Condensed romein (uit de handel genomen in 1964)
 UA.2, 8pt, 10pt, 12 pt

 Italian Old Style
 108: Italian Old Style romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.4 = 6pt-13pt

 display-matrijzen:

 149: Italian Old Style Bold romein zetsel-matrijzen: UA.5 = 6pt-13pt

 display-matrijzen:

 149: Italian Old Style Display (zie: 149 Italian Bold Style Bold)
 Italic Display
 _54: Italic Display (zie: 54 Modern Bold Italic)

 J 
 Jacno
 579: Jacno (experimenteel)
 Janson
 646: Janson (uit de handel genomen in 1972)
 Am. 401 Janson romein Am. 4011 Janson cursief Jenson
 Am. 58 Jenson Old Style
 Am. 258 Jenson Condensed
Joanna
 478: Joanna romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.449 = 8pt-14pt

 display-matrijzen:

 Jocunda
 369: Jocunda romein enkel kapitalen, cijfers en leestekens (uit de handel genomen in 1967)
 display-matrijzen:

 K 
 Kaatskill
 311: Kaatskill (uit de handel genomen in 1967)
 Kennerley
 Am:
 Kino
 305: Kino romein display-matrijzen:

 Klang
 593: Klang cursief display-matrijzen:

 L 
 Lamp
 490: Lamp (uit de handel genomen)
 Latin Antique
 __9: Latin Antique romein zetsel-matrijzen: UA-2 (6-13pt) (synoniem: Latin Antique)

 _60: Latin Antique romein (synoniem: 60 Latin Antique No.2
 zetsel-matrijzen: UA.2 = 8-12pt

 _78: Latin Antique romein zetsel-matrijzen: UA.2 = 6-13pt

 _84: Latin Antique (geschrapt) (synoniem: 84 Latin Antique no. 4)
 zetsel-matrijzen: UA.2 = 6-12pt

 419: Latin Condensed romein display-matrijzen:

 164: Latin Wide (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.19 = 8pt

 Laudian Old Style
 450: Laudian Old Style romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.1 = 5,5pt-7,75pt

 454: Laudian Old Style (bij bombardement vernietigd)
 Lectern Missal
 538: Lectern Missal romein (zie: Missal 393)
 Leysbourne
 348: Leysbourne (uit de handel genomen in 1965)
 12 pt 10.5 set line.1325 UA.359
 Light
 505: Light Extra Condensed (zie: 505 Placard light Extra Condensed)
 204: Light Face Gothic (zie: 204 Grotesque Light Condensed)
 113: Light Face Plantin (zie: 113 Plantin Light)
 522: Light Placard Titling (zie: 522 Placard Condensed Titling)
 475: Light Script (zie: 475 Script Light)
 Littleworth
 284: Littleworth (uit de handel genomen in 1967)
 UA.=317, composition: 12pt = 10.5 set line.1336, 16pt display-matrijzen line.1557
 Lombardic Capitals
 293: Lombardic Capitals (zie: 292 Goudy Text 292)
 L.P.T.B. Titling
 517: L.P.T.B. Titling (uit de handel genomen in 1965)
 Lutetia, is een letter ontworpen door Jan van Krimpen voor de lettergieterij Enschedé te Haarlem. 

De letter wekte belangstelling bij de Engelse firma Monotype. Van Krimpen had zo zijn bedenkingen, maar gaf uiteindelijk zijn toestemming. Monotype beloofde aanpassingen te doen zolang Van Krimpen nog bezwaren had. Van Krimpen had dan wel zijn toestemming gegeven om zijn ontwerp te laten bewerken voor machine-zetsel, maar later moest hij toch toegeven dat het resultaat beter was dan hij had verwacht. Wel gaf hij aan, dat hij er nooit mee had ingestemd, als hij van tevoren had geweten, hoe het zou lopen.

Om zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke ontwerp te kunnen blijven, was het voor Monotype noodzakelijk om voor elk corps een andere unit-indeling te maken. Bijgevolg was het een zeer duur lettertype voor de drukkerij, aangezien elk corps met een andere wig moest worden gegoten. Ook op het Monotype keyboard was voor elk corps een andere toetsenstangenraam nodig, en ook dat moest worden aangeschaft.

Naast de Monotype-variant van deze letter, was ook bij Lettergieterij Enschedé de handletter beschikbaar. Aangezien de letterhoogte en de lijning van deze twee varianten van elkaar verschillen, kon men die letters niet door elkaar in één zetsel gebruiken. 

 255: Lutetia romein/cursief zetsel-matrijzen Unit-arrangements verschillen voor elk corps

 display-matrijzen:

 M 
 Mardersteig
 347: Mardersteig
Deze letter is nooit in productie genomen. Er is ooit een proef-set van gemaakt, voor Giovanni Mardersteig zelf. De matrijzen zijn verloren gegaan.
 Matura
 496: Matura script display-matrijzen:

 Matura scriptorial Capitals 
 528: Matura scriptorial Capitals (past bij 496 Matura)
 display-matrijzen:

 Mediaeval
 125: Mediaeval romein (uit de handel genomen in 1965)
 134: Mediaeval romein (uit de handel genomen in 1965)
 136: Mediaeval romein (uit de handel genomen in 1965)
 _88: Mediaeval Modern (zie: 88 Modern Mediaeval)
 _52: Mediaeval Modern Half-Fat (zie: 52 Half-Fat Modern Mediaeval) (synoniemen: 52 Schurmann Antiqua Halbfette, Half-Fat Modern Mediaeval) (uit de handel genomen in 196?)
 _67: Mediaeval Old Style (zie: 67 Old Style)
 Menhart
 397: Menhart romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.378 = 10D-14

 display-matrijzen:

 Mercurius Bold Script
 583: Mercurius Bold Script
 display-matrijzen:

 Missal
 336: Missal
 393: Missal romein 448: Missal No.3
 459: Missal No.4
 Modern
 __1: Modern No.1 romein/cursief 1901, naar een lettertype van Miller & Richards
 zetsel-matrijzen: UA-1 (6-12pt), UA-1a(14pt),

 _80: Modern No.2 (uit de handel genomen in 1967)
190?, zetsel-matrijzen: UA-1,

 189: Modern No.3 romein/cursief 190?, zetsel-matrijzen: UA-1,

 __6: Modern No.4 (uit de handel genomen in 1967) (synoniem: Ionic)
 190?, zetsel-matrijzen: UA-1,

 _95: Modern No.5 romein/cursief (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA-1 = 11pt

 250: Modern No.6 romein (synoniem: 250 Modern Condensed no.5)
 zetsel-matrijzen: UA.92 = 6,5pt UA=418 = 7D

 422: Modern No.7 romein/cursief (uit de handel genomen in 1965)
 zetsel-matrijzen: UA.376 = 12 pt

 471: Modern No.8 romein (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.1 8D-10D

 183: Modern romein (synoniem: 183 Modern no. 6) (uit de handel genomen in 1967)
 display-matrijzen,

 211: Modern romein (zie: 211 Century no.1)

 257: Modern (synoniem: 257 Modern Wide)
 zetsel-matrijzen: UA.1

 444: Modern (geschrapt in 1936)
 570: Modern Bold romein, past bij: Modern Series No. 7
zetsel-matrijzen: UA.2,

 _54: Modern Bold Italic cursief (synoniem: 54 Italic-Display)
zetsel-matrijzen: UA.3 = 6-12pt

 display matrijzen:

 263: Modern Cancellation Fount romein (zie: 263 Modern Extended 17)
 _13: Modern Condensed No.1 romein/cursief zetsel-matrijzen UA.1 = 6pt

 _14: Modern Condensed No.2 romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.1 = 7 pt

 _39: Modern Condensed No.3 romein/cursiefzetsel-matrijzen: UA.1,

 _79: Modern Condensed No.4 romein/cursief (uit de handel genomen in 1965)
 zetsel-matrijzen: UA.1 = 11pt

 250: Modern Condensed No.5 romein zetsel-matrijzen: UA.92 = 6,5pt, UA.418 = 7D

 __7: Modern Extended No.1 romein/cursief,
 1902, iets wijdere versie van Modern no.1
 zetsel-matrijzen: UA.1 = 6pt-12pt

 _77: Modern Extended No.2 romein/cursief (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen, UA1 = 9pt-11pt

 447: Modern Extended No.3 (uit de handel genomen in 1965)
 zetsel-matrijzen, UA1 = 8D-9D

 237: Modern French
 247: Modern French (uit de handel genomen in 1965)
 _88: Modern Mediaeval (uit de handel genomen in 1964)
 _52: Modern Mediaeval (Half-Fat) (zie: 52 Half-Fat Modern Mediaeval) (synoniemen: 52 Schurmann Antiqua Halbfette, Half-Fat Modern Mediaeval) (uit de handel genomen in 196?)
 500: Modern Timetable (uit de handel genomen in 1967)
 179: Modern Titling romein/cursief (synoniemen: 179 Titling 179, Titling Italic)
 zetsel-matrijzen: UA.1 = UA.8-12pt

 _16: Modern Wide No.1 romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.1 = 5pt

 _18: Modern Wide No.2 romein/cursief (synoniem: Modern Wide)
 zetsel-matrijzen: UA.1 = 6pt

 _25: Modern Wide No.3 romein/cursief (synoniem: Modern Wide, ook wel aangeduid als: Romano)
 zetsel-matrijzen UA.2 = 6pt - 12pt

 _26: Modern Wide No.4 romein/cursief (synoniem: Modern Wide)
 zetsel-matrijzen: UA.1 = 4,5pt-5pt

 _30: Modern Wide No.5 romein/cursief (synoniem: Modern Wide)
 zetsel-matrijzen: UA.1 = 7pt-8pt

 _75: Modern Wide No.6 (synoniem: 75 Modern Wide) (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.1 = 7Dt

 257: Modern Wide No.7 (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.1 = 10pt-11pt

 Modernistic
 a297: Modernistic (Sorts) (uit de handel genomen vóór 1966)
 Morrison Face
 537: Morrison Face (uit de handel genomen in 1964)
 Monoline Script
 351: Monoline Script
 Musical signs
 210: Musical signs
 382: Musical signs

 N 
 Narrow
 294: Narrow Bembo Italic (zie: 294 Bembo Condensed Italic)
 166: Narrow Gothic (zie: 166 Grotesque Bold Condensed Titling)
 527: Narrow Gothic Titling (zie: 527 Grotesque Bold Condensed Titling)
 405: Narrow Grotesque (zie: 405 Grotesque Light Condensed)
 Nastaliq
 402: Nastaliq (geschrapt)
 Neo Didot
 _27: Neo Didot romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.1 = 6.5-13pt

 _65: Neo Didot romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.1 = 6.5-13pt

 New Clarendon
 617: New Clarendon romein/cursief past bij: 618 New Clarendon Bold
 zetsel-matrijzen: UA.481 = 6-14pt

 display-matrijzen:

 618: New Clarendon Bold romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.481 = 6-14pt

 display-matrijzen:

 New Emerald Bible
 610: New Emerald Bible
 New Face
 606: New Face (geschrapt in 1964)
 607: New Face Bold (geschrapt in 1964)
 615: New Grotesque (uit de handel genomen in 1974) (apart from "A")
 616: New Grotesque Bold (uit de handel genomen in 1974)(apart from "A")
 666: New Grotesque Light (uit de handel genomen in 1967)(apart from "A")
 News Advertisements
 229: News Advertisements (zie: Newspaper Small Ads)
 Newspaper Small Ads
 177: Newspaper Small Ads (uit de handel genomen in 1965)
 229: Newspaper Small Ads (uit de handel genomen in 1965)
 Newspaper Smalls
 115: Newspaper Smalls romein (uit de handel genomen vóór 1966)
 Beschikbare matrijzen: kapitalen, kleine kapitalen en onderkast plus dubbele grootte kapitalen en cijfers.
 Deze vier alfabetten konden in een machine-run worden gegoten, de dubbele kapitalen naar onder overhangend, steunend op hoog-wit. Deze hoog-spaties werden gegoten van een lege matrijs en pasten precies onder de overhangende letters.
 zetsel-matrijzen: UA.30 = 5.5-7pt

 163: Newspaper Smalls (uit de handel genomen in 1967)
 193: Newspaper Smalls (uit de handel genomen in 1965)
 333: Newspaper Smalls (The Times) (zie: Times Newspaper Smalls)
 335: Newspaper Smalls (The Times) (zie: Times Newspaper Smalls)

 O 
 Octavian
 603 : Octavian romein/cursief Ontwerp: omstreeks 1960, Will Carter en David Kindersley. In juni 1961 voor het eerst gebruikt voor een tekst ontleend aan de inleiding van Stanley Morisons The Typographic Book, bestemd voor de leden van de Double Crown Club.
 zetsel-matrijzen: UA.485 = 14pt

 Old English text
 456: Old English text fraktuur-schrift zetsel-matrijzen: UA.318 = 8-12pt

 display-matrijzen:

 356: Old English Text fraktuur-schrift (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.318 = 8-12pt

 456: Old English Text Light (zie: 456 Old English Text)
 Old Face
 _43: Old Face (zie: _43 Scotch Roman No.3)
 _46: Old Face (zie: _46 Scotch Roman No.1)
 137: Old Face (zie: 137 Scotch Roman No.2)
 154: Old Face (zie: 154 Chiswell Old Face)
 240: Old Face (uit de handel genomen in 1964)
 zetsel-matrijzen: UA.385 = 9pt

 159: Old Face Heavy (zie: 159 Old Style Bold No.2)
 _20: Old Face (Special) (uit de handel genomen in 1967)
 UA.6, 6,5pt - 12 pt

 _45: Old Face Standard (uit de handel genomen in 1967)
 Old Style
 __2: Old Style No.2 romein/cursief UA.1: 6 tot 12 punt, UA.1a: 14pt

 151: Old Style No.4 romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.20 = 6-11pt, UA.20a = 12pt, UA.52 = 14pt

 grootzetsel: romein = UA.133 cursief = UA.358
18pt (18D) romein/cursief, 24Pt (24D) romein display-matrijzen:

 _67: Old Style romein/cursief (uit de handel genomen in 1967)
 UA.1 = 9-12pt

 104: Old Style romein/cursief(uit de handel genomen in 1964)
 UA.1 = 11pt

 __3: Old Style Antique (zie: __3 Antique Old Style)
 124: Old Style Antique (zie: 124 Antique Old Style)
 161: Old Style Antique (zie: 161 Antique Old Style)
 232: Old Style Antique Italic (uit de handel genomen in 1965)
 _53: Old Style Bold No.1 romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.3,3a: 53-12 cursief, 53-14 & 18 : UA 100, 53-24: UA 101, cursief: UA 76
 Large composition matrijzen: enkel in romein beschikbaar.

Display-matrijzen:

 159: Old Style Bold No.2 romein zetsel-matrijzen: UA.32 = 8-12pt, UA.112 = 14pt

 grootzetsel: UA.112

 display-matrijzen:

 544: Old Style Bold No.5 romein zetsel-matrijzen: UA.2 = 6-12pt

 253: Old Style Bold (synoniem: 253 Bold Face No.2) (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.3 = 8-9pt

 245: Old Style Bold Italic cursief (synoniem: 245 Bold Face Italic No.2) (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.76 = 8-12pt

 176: Old Style Bold Outline romein zetsel-matrijzen: UA.100 = 12pt

 grootzetsel: UA.100

 display-matrijzen:

 __8: Old Style Condensed romein/cursief (uit de handel genomen in 1967)
 UA.1, = één corps: 10pt (9D) = 9 set, line.1295

 _50: Old Style Condensed (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.1 = 8-10pt

 _55: Old Style Italic Display (zie: 55 Gloucester Bold Italic)
 122: Old Style (Prumyslava) romein Onyx
 591: Onyx romein display-matrijzen:

 Am 404): Onyx romein Opus
 652: Opus (geschrapt in 1966)
 Othello
 246: Othello romein kapitalen zetsel-matrijzen: UA.85 = 10pt-12

 display-matrijzen:

 248: Othello Shadow (uit de handel genomen in 1967)
 Outline
 176: Outline (zie: 176 Old Style Bold Outline)

 P 
 Palace script
 429: Palace Script cursief Zeer sterk overhangende letters, die enkel gegoten konden worden met heel speciale gietvormen.
 display-matrijzen:

 Pastonchi
 206: Pastonchi romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.69 = 9-13 pt, UA.175 = 14D.

 display-matrijzen:

 Pegasus
 508: Pegasus romein display-matrijzen:

 Pepita
 613: Petita scriptdisplay-matrijzen

 Perpetua
 239: Perpetua romein/cursief introductie: 1930, ontwerp: Eric Gill,
 zetsel-matrijzen UA.96 = 5,5pt - 18pt

 groot-zetsel-matrijzen: 18pt(18D) 16,5 set line T.1635
 display-matrijzen:

 316: Perpetua No.3 (uit de handel genomen in 1967)
 registered design No. 751804,
 zetsel-matrijzen: UA.96 = 9pt

 386: Perpetua No.2 (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.96 = 14pt

 461: Perpetua Bold romein/cursief zetsel-matrijzen UA.379 = 6pt - 14pt

 display-matrijzen:

 200: Perpetua Bold Titling romein zetsel-matrijzen: UA. 145 : 12pt(12D) = 11.25 set line.1753
 display-matrijzen:

 480: Perpetua Light Titling romein dispay-matrijzen:

 561: Perpetua Semi-Bold (uit de handel genomen in 1963)
 258: Perpetua Titling romein zetsel-matrijzen: UA. 97 = 10pt - 12pt

 display-matrijzen:

 543: Perpetua Titling (uit de handel genomen in 1967)
 480: Perpetua Titling Light Face (zie: 480 Perpetua Light Titling)
 Pierre Didot
 411: Pierre Didot (uit de handel genomen in 1965)
 zetsel-matrijzen: UA.375 = 9pt

 Pitman i.t.a.
 453: Pitman's i.t.a. (zie: Ehrhardt 453)
 573: Pitman's i.t.a. (zie: Ehrhardt Semi Bold 573)
 Placard
 506: Placard Bold Condensed No.1 romein zetsel-matrijzen: UA.387 = 6D-12D

 display-matrijzen:

 515: Placard Bold Condensed No.2 romein display-matrijzen:

 568: Placard Condensed romein (synoniem: 568 Placard Medium Condensed)
 zetsel-matrijzen: UA.387 = 6D-12D

 display-matrijzen:

 522: Placard Condensed romein (zie: 522 Placard Condensed Titling)
 522: Placard Condensed Titling romein (synoniem: 522 Placard Condensed)
 display-matrijzen:

 505: Placard light Extra Condensed romein zetsel-matrijzen: UA.387 = 10D

 display-matrijzen:

 568: Placard Medium Condensed (zie: 568 Placard Condensed)
 Plantin
 110: Plantin romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.4 = 5,5pt-12pt, UA.4a= 13,5pt, UA.363 = 14pt

 grootzetsel-matrijzen:

 display-matrijzen:

 194: Plantin Bold romein/cursief kan worden gecombineerd met: 110 Plantin en 113/773 Plantin light
 zetsel-matrijzen: romein UA.5 = 6pt-12pt, cursief UA.3 = 6pt-12pt, UA.5a= 13,5pt, UA.158/159 = 14pt

 display-matrijzen:

 287: Plantin Bold (synoniem: 287 Plantin Heavy No.2) (uit de handel genomen in 1968)
 zetsel-matrijzen: UA.5 = 6,5pt-7,5pt

 236: Plantin Bold Condensed romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.72 = 6pt-14pt

 display-matrijzen:

 289: Plantin Condensed romein/cursief (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.4 = 7,5ptt

 194: Plantin Heavy (zie: 194 Plantin Bold)
 236: Plantin Heavy Condensed (zie: 236 Plantin Bold Condensed)
 287: Plantin Heavy No.2 (zie: 287 Plantin Bold)
 113: Plantin Light romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.4 = 6pt-12pt

 grootzetsel-matrijzen:

 display-matrijzen:

 773: Plantin Light romein/cursief 113: Plantin Light Face (zie: 113 Plantin Light)
 zetsel-matrijzen: UA.4 = 10pt-11pt
 De twee corpsen van Series 773 zijn alternatieven voor Series 113, met identieke set en lijning.Voor gebruik in combinatie met Series 194 en 663. De andere corpsen van series 113 voldoen al aan deze eisen.

 281: Plantin Old Style No.2 (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.305 = 9pt-11pt

 663: Plantin Semi Bold romein/cursief zetsel-matrijzen: romein=UA.5, cursief= UA.3, 6pt-12pt

 438: Plantin Titling romein display-matrijzen:

 Plate Gothic
 139: Plate Gothic (zie: 139 Spartan Light)
 140: Plate Gothic (zie: 140 Spartan)
 141: Plate Gothic (zie: 141 Spartan Bold)
 142: Plate Gothic (zie: 142 Spartan Light Condensed)
 143: Plate Gothic (zie: 143 Spartan Condensed)
 145: Plate Gothic (zie: 145 Spartan Wide)
 144: Plate Gothic Italic (zie: 144 Spartan Italic)
 Poliphilus
 170: Poliphilus romein zetselmatrijzen: UA.53: 10pt - 13pt, voor bijbehorend cursief zie: 119 Blado Italic

 groot-zetselmatrijzen: 16pt = UA.139

 display-matrijzen:

 230: Poliphilus Titling romein display-matrijzen in 2 corpsen

 Poltawski
 394, Poltawski romein zetselmatrijzen: UA.156: 6D, 8D, 10D, 12D

 398: Poltawski Bold romein zetselmatrijzen: UA.156: 6D, 8D, 10D, 12D

 Prayer Bookface
532: Prayer Book Face (OUP) (geschrapt)

 R 
 Rockwell
 371: Rockwell romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.338 = 6-14pt:

 display-matrijzen:

 391: Rockwell Bold romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.338 = 6-14pt, past bij: 371 Rockwell

 display-matrijzen:

 359: Rockwell Bold Condensed romein zetsel-matrijzen: UA.411 = 11pt

 display-matrijzen:

 414: Rockwell Condensed romein display-matrijzen:

 424: Rockwell Extra Bold romein zetsel-matrijzen: UA.162 = 6-12pt

 display-matrijzen:

 424: Rockwell Extra Heavy (zie: 424 Rockwell Extra Bold)
 391: Rockwell Heavy (zie: 391 Rockwell Bold)
 359: Rockwell Heavy Condensed (zie: 359 Rockwell Bold Condensed)
 390: Rockwell Light romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.338 = 6-14pt

 display-matrijzen:

 582: Rockwell Light Condensed (Film Sub-titles) romein/cursief 175: Rockwell Shadow romein display-matrijzen:

 175: Rockwell Shadow Titling (zie: Rockwell Shadow)
 Romulus
 458: Romulus romein/cursief Jan van Krimpen begon in 1931 met het ontwerp van deze letter. Die tot een hele familie zou uitgroeien. Met toestemming van de firma Enschede en Zonen in Haarlem, werd Series 458 in 1936 gesneden. Het was een eigentijdse romein, die kenmerken combineert van vele oude lettertypen. De kleur komt overeen met antieke letters, maar de schreven zijn bijna horizontaal en verticalen overheersen. De letter loopt breed en de kleur is tamelijk licht. De cursief is een experiment: door de schuine romein met letters even breed als de romein.

 zetsel-matrijzen: UA.405 = 8D-14D

 grootzetsel: UA.406

 display-matrijzen:

 520: Romulus Bold romein/cursief (synoniem: 520 Van Krimpen Bold)
 zetsel-matrijzen: UA.405 = 8D-14D

 Ronaldson
 _10: Ronaldson romein/cursief zetsel-matrijzen: UA-1 (6-12pt) (synoniem: Ronaldson Old style)

 _10: Ronaldson Old Style (zie: Ronaldson)
 Runic Condensed
 420 : Runic Condensed romein S 
 Sabon
 Deze letter is het ontwerp van Jan Tschichold. Handletter kan (nog steeds) worden besteld bij de firma D. Stempel AG in voorheen Frankfurt am Main (nu Darmstadt), Linotype-matrijzen waren verkrijgbaar bij Linotype GmbH (Berlijn en Frankfurt am Main), en Monotype -matrijzen konden worden besteld bij Setzmachinen-Fabrik Monotype GMbH (Frankfurt, Berlijn). Hetgeen nog steeds kan bij het Type-Archyve museum in Londen, want daar worden de "patterns" en punches en de productie-archieven bewaard. Zie ook: :de:D. Stempel in de Duitse versie van Wikipedia.

De vorm van de letter was voor alle drie systemen identiek. Hand-letter kon worden gemengd met Linotype-regels en Monotype-zetsel. De letter had een matig succes. Er was ook kritiek: de letter had last van de gecombineerde nadelen van de drie systemen. Bijvoorbeeld: de romein en cursief zijn even breed, aangezien deze beide op een Linotype-matrijs worden gecombineerd. En Jan van Krimpen, die vond weer een aanleiding om lucht te geven aan zijn bezwaren tegen het - volgens hem - rigide unit-systeem van Monotype.

 669: Sabon romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.503 8D-12D

 693: Sabon Semi-Bold romein zetsel-matrijzen: UA.503 8D-12D

 Sachsenwald Mager
 499: Sachsenwald Mager (uit de handel genomen in 1965)
 Sans Serif
 _15: Sans-Serif (zie: 15 Grotesque Bold Condensed No.2)
 _81: Sans-Serif (zie: 81 Grotesque Bold Condensed)
 267: Sans-Serif (uit de handel genomen in 1965)
 318: Sans-Serif Condensed (zie: 318 Grotesque Condensed)
 Schmale Nürnburger Gotisch
 186: Schmale Nürnburger Gotisch fraktuur (uit de handel genomen in 1965)
 display-matrijzen in 6 corpsen

 Schoeffer
 _22: Schoeffer (uit de handel genomen in 1964)
 zetselmatrijzen UA.2, 8pt, 10pt, 12 pt

 Schurmann Antiqua Halbfette
 _52: Schurmann Antiqua Halbfette romein (synoniem: 52 Modern Mediaeval (Half-Fat) (uit de handel genomen in 1967)
 Scotch Roman
 _46: Scotch Roman romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.1 = 6-12pt

 137: Scotch Roman romein/cursief zetsel-matrijzen: 8-12pt

 grootzetsel: UA.144 = romein, UA.151 = cursief display-matrijzen:

 Script
 322: Script (zie: 322 Script Bold)
 574: Script Ashley (zie: 574 Ashley Script)
 322: Script Bold script display-matrijzen:

 436: Script Dorchester (zie: 436 Dorchester Script)
 493: Script Grosvenor (zie: 493 Grosvenor Script)
 475: Script Light
 display-matrijzen:

 351: Script Monoline (zie: 351 Monoline Script)
 429: Script Palace (zie: 429 Palace Script)
 455: Script Temple (zie: 455 Temple Script)
 385: Script Wenceslas (zie: 385 Wenceslas Script) (uit de handel genomen in 196?)
 Shadow French
 434: Shadow French (uit de handel genomen)
 Shakespeare Titling
 234: Shakespeare Titling (uit de handel genomen in 1967)
 display-matrijzen:

 Sheldon
 552: Sheldon
 Solus
 276: Solus romein (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.320 = 12pt-14pt

 display-matrijzen:

 368: Solus Bold romein (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.320 = 12pt-14pt

 368: Solus Heavy (zie: Solus Bold)
 Spartan
 Nabootsing van inscripties van in steen gehakte kapitalen. Inciesen: het schrift bevat enkel kapitalen, cijfers en leestekens. Elk corps heeft van de kapitalen vier grootten, die onderling gecombineerd kunnen worden, waarbij de kleinsten als onderkast fungeren.
 140: Spartan romein zetsel-matrijzen: UA.16 = 6-12pt

 grootzetsel: UA.157 = 24pt

 display-matrijzen:

 141: Spartan Bold romein zetsel-matrijzen: UA.18 = 6-12pt

 display-matrijzen:

 143: Spartan Condensed romein zetsel-matrijzen: UA.18 = 6-12pt

 144: Spartan Italic cursief zetsel-matrijzen: UA.18 = 6-12pt

 139: Spartan Light romein zetsel-matrijzen: UA.18 = 6-12pt

 display-matrijzen:

 142: Spartan Light Condensed romein zetsel-matrijzen: UA.18 = 6-12pt

 145: Spartan Wide romein zetsel-matrijzen: UA.18 = 6-12pt

 Spectrum
 556: Spectrum romein/cursief Deze door Jan van Krimpen in 1952 ontworpen letter was oorspronkelijk bedoeld om een bijbel te drukken, bij Uitgeverij Spectrum in Utrecht. Het project ging uiteindelijk niet door. Toch bleek het lettertype zeer succesvol. Daarom werd in samenwerking met Johan Enschede & Zonen besloten een complete serie te snijden. De letter is open en lijkt vrij fors. De letter levert echter vrij compact zetsel.

De letter heeft veel calligrafische kenmerken gemeen met de letters van Aldus Manutius in Venetië.

In 1955 werd de Spectrum als series 556 door de Monotype corporation in Salfords UK uitgebracht, als handletter bleef de Spectrum verkrijgbaar bij lettergieterij Johan Enschedé en Zonen in Haarlem.

 zetsel-matrijzen: UA. 428 = 6D-12D

 display-matrijzen:

 Surrey Old Style
 196: Surrey Old Style romein (uit de handel genomen in 1967)
 display-matrijzen:

 Swing Bold
 583: Swing Bold script display-matrijzen:

 T 
 Temple Script
 455: Temple Script
 zetsel-matrijzen: UA.386 = 10D-12D

 display-matrijzen:

 The Times
 355: The Times Hever Titling romein (synoniem: 355 Times Hever Titling)
 zetsel-matrijzen: UA.323 = 9pt-12pt

 display-matrijzen:

 Times
 334: Times Bold romein/cursief voor gebruik in combinatie met Times New Roman Series 327
 zetsel-matrijzen: romein = UA.324, cursief = UA 325, 5,5pt-14pt
 matrijzen voor verlengde staart-letters zijn beschikbaar voor diverse corpsen

 display-matrijzen:

 345: Times Bold No.2 romein (zie ook: 360 Times Bold)
 zetsel-matrijzen: UA.324 = 5pt-6pt

 360: Times Bold romein zetsel-matrijzen: UA.324 = 5pt-6pt

 328: Times Bold Titling No.2 romein zetsel-matrijzen: UA.324 = 5pt-6pt

 display-matrijzen:

 332: Times Bold Titling romein display-matrijzen:

 639: Times Cosmoli Titling (uit de handel genomen in 1966)
 339: Times Extended Titling romein zetsel-matrijzen: UA.327 = 7pt-14pt

 display-matrijzen:

 569: Times Four-line Mathematics
 355: Times Hever Titling (zie:355 The Times Hever Titling)
 333: Times Newspaper Smalls
 335: Times Newspaper Smalls
 329: Times Titling romein zetsel-matrijzen: UA.328 = 14pt

 display-matrijzen:

 358: Times Titling (uit de handel genomen in 1967)

 Times New Roman
 327: Times New Roman romein/cursief 421: Times New Roman Semi-bold romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.325 = 7pt-14pt

 display-matrijzen:

 427: Times New Roman Wide romein/cursief 627: Times New Roman Book romein/cursief Series 627 bestaat uit de speciale "long-descender" letters en de normale "non-descender" letters van Series 427
 zetsel-matrijzen: UA.327 = 7pt-14pt

 grootzetsel: UA.426, 14pt enkel romein

 display-matrijzen:

 474: Times New Roman Heavy Book (bij bombardement vernietigd)
 727: Times New Roman (Light Caps) romein 827: Times New Roman (French) romein/cursief (zie: Times New Roman 727)
 alternatieve matrijzen voor:
klein kapitalen en romein kapitalen C G Q R Ç
cursieve kapitalen C Q R en onderkast g en k zetsel-matrijzen: UA.325 = 6pt-12pt

 Titling
 179: Titling (zie: 179 Modern Titling)
 synoniemen: 179 Titling Modern No.1, 179 Titling Italic
 180: Titling (zie: 180 Victoria Bold Condensed Titling) (synoniem: 180 Victoria Bold Condensed)
 181: Titling (zie: 181 Victoria Condensed Titling)
 182: Titling (zie: 182 Victoria Titling)
 183: Titling (zie: 183 Modern)
 209: Titling (zie: 209 Caslon Titling)
 234: Titling (zie: 234 Shakespeare Titling)
 440: Titling (uit de handel genomen in 1965)
 522: Titling (zie: 522 Placard Condensed Titling)
 332: Titling Bold (The Times) (zie: 332 Times Bold Titling)
 __H: Titling (Caps) romein 180: Titling Condensed (zie: 180 Victoria Bold Condensed Titling)
 339: Titling Extended (The Times) (zie: 339 Times Extended Titling)
 328: Titling Heavy (The Times) (zie: 328 Times Bold Titling)
 355: Titling Hever (The Times) (zie: 355 Times Hever Titling)
 179: Titling Italic (uit de handel genomen vóór 1966) (zie: 179 Modern Titling)
 synoniemen: 179 Titling 179 Modern Titling No. 1
 179: Titling Modern No.1 (zie: 179 Modern Titling)
 synoniemen: 179 Titling, 179 Titling Italic
 329: Titling (The Times) (zie: 329 Times Titling)
 Tonic-Sol-Fa
 325; Tonic-Sol-Fa
 Traveller
 629: Traveller romein display-matrijzen:

 Treyford
 226: Treyford
 Trojan
 114: Trojan romein (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.81 = 9pt-11pt

 display-matrijzen:

 Typewriter
 Typewriter is een bijzonder lettertype. Alle letters zijn even breed, er werd gegoten met een "platte" wig. Bijgevolg konden alle type-writers worden gegoten met dezelfde matrijzen-raam indeling, toest-stangen-ramen en een wig. Er was ruim voldoende ruimte om alle onderstreepte letters ook in het raam onder te brengen.
 Drukkers gebruikten deze fonts om mailings te drukken voor grote bedrijven. Het was de kunst om de afdruk te laten lijken op een met de hand getypte persoonlijke brief. Een truc was een eerder gebruikte, oude versleten papieren "legger" te gebruiken, met daarover een dunne doek zijde-weefsel. Op die manier krijgen de letters niet allemaal evenveel druk en inkt op het papier. Waardoor het lijkt dat de brief is getikt door een wat onervaren secretaresse.
 _82: Typewriter No.1 romein zetsel-matrijzen: UA.28 = 10pt-12pt

 100: Typewriter No.2 romein (zie: 100 Typewriter 82)
 105: Typewriter No.3 romein (zie: 105 Typewriter 82)
 127: Typewriter No.4 romein zetsel-matrijzen: UA.28 = 8pt-12pt

 235: Typewriter No.5 Elite romein (zie: 235 Typewriter 82)
 301: Typewriter No.6 Elite romein (zie: 301 Typewriter 82)
 602: Typewriter IBM "Executive" romein Deze letter is een uitzondering op de regel: het heeft letters in verschillende breedten, "unit values". Daarom was er een speciale wig nodig om deze letter te kunnen gieten. Voor het keyboard was ook extra uitrusting nodig: de toetsen-stangen-ramen, een soort van mechanisch programma dat de aanslag vertaalde naar de monotype-code op de papierband. Hierdoor was dit font voor de drukkerij een zeer duur lettertype om aan te schaffen.
 Onderstreepte letters werden op 12 punt gegoten, en aangevuld met een 2 punt brede streep (Rule R39 2pt)
 zetsel-matrijzen: UA.442 = 14pt

 _82: Typewriter Underlined romein 100: Typewriter Underlined romein 105: Typewriter Underlined romein U 
 Ultra Bodoni
 120: Ultra Bodoni (zie: 120 Bodoni Ultra Bold)
 Univers
 Univers is ontwikkeld in samenwerking met de Franse lettergieterij Deberny & Peignot.
 Het was mogelijk de letter zo te gieten dat in Frankrijk gegoten hand-letter lijnde met Monotype-zetsel.
 693: Univers Bold romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.486 = 5D-12D, , extra &: S16511,S16512, superieuren: L225,

 display-matrijzen:

 694: Univers Bold Condensed romein/cursief 692: Univers Bold Expanded romein zetsel-matrijzen: UA.491 = 6D-10D, extra &: S16511, superieuren: L228,

 display-matrijzen:

 696: Univers Extra Bold romein zetsel-matrijzen: UA.484 = 5D-12D, extra &: S16511,S16512, superieuren: L223, inferieuren: L255

 display-matrijzen:

 695: Univers Extra Bold Expanded romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.491 = 6D-10D, extra &: S16511, superieuren: L268,

 display-matrijzen:

 684: Univers Extra Light Extra Condensed romein/cursief display-matrijzen: , extra &: S16511, superieuren: L292,

 685: Univers Light romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.483 = 6D-12D, extra &: S16511,S16512, superieuren: L295,

 display-matrijzen:

 686: Univers Light Condensed romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.492 = 5D-12D, extra &: S16511,S16512, superieuren: L250,

 display-matrijzen:

 687: Univers Light Extra Condensed romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.501 = 10D-12D, extra &: S16511, superieuren: L292,

 display-matrijzen:

 689: Univers Medium romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.483 = 5D-12D, extra &: S16511,S16512, superieuren: L222, inferieuren: L254

 display-matrijzen:

 690: Univers Medium Condensed romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.484 = 5D-12D, extra &: S16511,S16512 , superieuren: L251
 5D werd na 1969 niet meer geleverd

 display-matrijzen:

 688: Univers Medium Expanded romein zetsel-matrijzen: UA.484 = 6D-10D, extra &: S16511, superieuren: L266

 display-matrijzen:

 691: Univers Medium Extra Condensed romein zetsel-matrijzen: UA.500 = 8D-12D, extra &: S16511, superieuren: L263

 display-matrijzen:

 697: Univers Ultra Bold Expanded romein zetsel-matrijzen: UA.490 = 6D-10D, extra &: S16511, superieuren: L269

 display-matrijzen:

 V 
 Van Dijck
 203: Van Dijck romein.cursief zetsel-matrijzen: UA.354 = 7pt-14pt

 grootzetsel: UA.423

 display-matrijzen:

 Van Krimpen Bold
 520: Van Krimpen Bold (zie: 520 Romulus Bold)
 Veronese
 _59: Veronese (uit de handel genomen in 1967)
 zetsel-matrijzen: UA.4 = 11pt-12pt

 grootzetsel-matrijzen:

 display-matrijzen:

 Victoria
 180: Victoria Bold Condensed  romein (zie: 180 Victoria Bold Condensed Titling)
 180: Victoria Bold Condensed Titling romein (synoniem: 180 Victoria Bold Condensed)
 zetsel-matrijzen: UA.49 = 10pt-12pt

 display-matrijzen:

 181: Victoria Condensed Titling romein zetsel-matrijzen: UA.50 = 12pt

 display-matrijzen:

 182: Victoria Titling romein (synoniem: 182 Titling)
 display-matrijzen:

 W 
 Walbaum
 374: Walbaum romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.349 = 6D-12D, UA.351 = 14pt, UA.352 = 14D, UA.353 = 16D

 display-matrijzen:

 674: Walbaum romein/cursief (zie: 374 Walbaum)
 375: Walbaum Medium romein/cursief zetsel-matrijzen: UA.349 = 6D-12D, UA.351 = 14pt, UA.352 = 14D, UA.353 = 16D

 display-matrijzen:

 Wenceslas Script script 385: Wenceslas Script (uit de handel genomen in 1967)
 display-matrijzen:

 Ontwerp van Karel Svolinsky, (11 januari 1896, Heiligenberg bei Olmütz, Mähren - 16 September 1986, Praag) Tsjechisch schilder, grafisch ontwerper en boek illustrator. Hij studeerde aan de kunstacademie in Praag. Later gaf hij les als professor aan deze universiteit. Lettertypes van zijn hand: Svolinsky Antiqua (1925), Wenceslas Script(1933) Grotesk(1943)
 Een incomplete set matrijzen is aanwezig in het BookArtMuseum in Lodz, Polen.
 Wide Gothic
 _97: Wide Gothic romein (zie: 97 Grotesque Bold)
 Wide Latin
 164: Wide Latin romein (zie: 164 Latin Wide)
 Wigan Condensed
 273: Wigan Condensed (uit de handel genomen in 1965)
 display-matrijzen:

 Worcester Old Face
 123: Worcester Old Face (uit de handel genomen in 1965)

 Fractuur-typen 
 _89: Fraktur Antiqua romein (uit de handel genomen voor 1966) (zie ook Neudeutsche Fraktur)
 _98: Alte 'Monotype' FraKtur (uit de handel genomen in 1972)
 zetsel-matrijzen: UA. 5F

 display-matrijzen:

 449: Alte 'Monotype' Fraktur Halbfette (zie: Alte Fraktur Fette)
 102: Alte Schwabacher (uit de handel genomen in 1972)
 _31: Armin Fraktur
 _32: Armin Fraktur Fette
 _34: Armin Fraktur Halbfette
 _37: Bamberger Fraktur (uit de handel genomen in 1967)
 _49: Bamberger Fraktur Fette (uit de handel genomen in 1967)
 _48: Bamberger Fraktur Halbfette (uit de handel genomen in 1964)
 521: Berliner Fraktur (uit de handel genomen in 1965)
 387: Blücher Fraktur Fette (uit de handel genomen in 1967)
 116: Breitkopf Fraktur (uit de handel genomen in 1972)
 367: Breitkopf Fraktur (uit de handel genomen in 1972)
 256: Breitkopf Fraktur Fette (uit de handel genomen in 1972)
 413: Breitkopf Fraktur Halbfette
 256: Dürer Fraktur
 513: Dürer Fraktur Fette (uit de handel genomen in 1965)
 512: Dürer Fraktur Halbfette (uit de handel genomen in 1965)
 363: Enge Fraktur Halbfette (uit de handel genomen in 1967)
 498: Enschedé Fraktur (uit de handel genomen in 1967)
 296: Erfurter Fraktur (uit de handel genomen in 1964)
 379: Essener Fraktur Fette (uit de handel genomen in 1967)
 _38: Fraktur (uit de handel genomen in 1964)
 _94: Große Moderne Fraktur (uit de handel genomen in 1967)
 308: Helen Fraktur (uit de handel genomen in 1964)
 384: Hessen Fraktur (uit de handel genomen in 1964)
 202: Hessen Fraktur Halbfette (uit de handel genomen in 1964)
 417: Hessen Fraktur Halbfette (uit de handel genomen in 1964)
 315: Hutten Fraktur (uit de handel genomen in 1964)
 423: Jean Paul Fraktur (uit de handel genomen in 1967)
 _40: Kasseler Fraktur
 _41: Kasseler Fraktur Halbfette
 _56: Koelner Fraktur
 _58: Koelner Fraktur halbfette
 118: Mainzer Fraktur
 132: Mainzer Fraktur Halbfette
 _64: Moderne Fraktur
 _66: Moderne Fraktur Fette
 _86: Moderne Schwabacher
 _93: Moderne Schwabacher Halbfette
 _35: Neue Schwabacher
 _36: Neue Schwabacher
 463: Rundgotisch
 186: Schmale Nürnburger Gotisch (uit de handel genomen in 1965)
 display-matrijzen in 6 corpsen

 187: Schmalfette Frankfurter Fraktur
 display-matrijzen in 7 corpsen

 483: Uhlen Rundgotisch
 205: Unger Fraktur
 277: Unger Fraktus Halbfette
 _28: Wittenberg Fraktur
 _29: Wittenberg Fraktur
 _83: Wuerzburger Fraktur

 Non-latin-typefaces 

 Amharic 
 599: Amharic
 zetsel-matrijzen: 9D-12D

 display-matrijzen: 14D
 624: Amharic
 zetsel-matrijzen: 10D

 Arabic 
 409: Arabic (uit de handel in 1946. Vervangen door 549)
 542: Arabic Bold (bij bombardement vernietigd)
 415: Arabic Display (uit de handel in 1950)
 549: Arabic Naskh
 zetsel-matrijzen: 8D-18D, voor 8D is een speciale gietvorm noodzakelijk

 display-matrijzen:

 589: Arabic Naskh Accented
 grootzetsel-matrijzen:

 649: Arabic Naskh Bold
 zetsel-matrijzen: 8D-18D

 display-matrijzen:

 559: Arabic Solloss
 Display-matrijzen:

 507: (zie: 507 Urdu)
 707: (zie: 707 Urdu)
 721: Farsi
 zetsel-matrijzen: 10D-12D

 display-matrijzen:

 Armenian 
 638: Armanian
 zetsel-matrijzen: 8D-12D

 Bangali 
 470: Bengali
 zetsel-matrijzen: 8D-12D

 700: Bengali
 zetsel-matrijzen: 8D-12D

 701: Bengali Bold
 zetsel-matrijzen: 8D-12D

 670: Bengali Bold (geschrapt in 1967)

 Burmese 
 558: Burmese Light
 zetsel-matrijzen: 12pt-18pt

 578: Burmese Bold
 zetsel-matrijzen: 12pt-18pt

 Chinees 
 633: Chinese (uit de handel genomen in 1974)
 133: Chu Yin (uit de handel genomen in 1967)

 Coptic 
 609: Louvain Coptic

 Cyrillic 
 (Rusland, Servië, Bulgarije en Macedonië) (Russian, Serbian, Bulgarian and Macedonian)
 _42: Albion
 zetsel-matrijzen: 6.5(6D)-13pt(12D)

 _63: Albion
 zetsel-matrijzen: 9(8D)-13pt(12D)

 _70: Albion
 zetsel-matrijzen: 6.5(6D)-13pt(12D)

 169: Baskerville (Russian) romein / cursief zetsel-matrijzen: 9pt-11pt

 display-matrijzen: romein 370: Bembo Titling
 display-matrijzen: 36pt-42pt

 260: Bodoni Bold romein / cursief display-matrijzen: 14pt-72pt

 529: Bodoni Bold Condensed
 display-matrijzen: 14pt-36pt

 120: Bodoni Ultra Bold (Cyrillic) romein display-matrijzen: 14pt-42pt

 _17: Cushing (uit de handel genomen in 1967)
 _68: French Old Style
 zetsel-matrijzen: 6.5(6D)-13pt(12D)

 _69: French Old Style Bold
 zetsel-matrijzen: 6.5(6D)-13pt(12D)

 display-matrijzen:

 _44: French Round Face
 zetsel-matrijzen: 6,5pt-13pt

 201: Garamond Bold (Cyrillic romein display-matrijzen:

 262: Gill Sans
 zetsel-matrijzen: 6pt-12pt

 display-matrijzen:

 275: Gill Sans Bold
 zetsel-matrijzen: 6pt-12pt

 display-matrijzen:

 373: Gill Sans Bold Condensed Titling
 display-matrijzen:

 233: Gill Sans Cameo romein display-matrijzen:

 485: Gill Sans Condensed
 display-matrijzen: 14pt-36pt

 362: Gill Sans Light
 zetsel-matrijzen: 6pt-12pt

 display-matrijzen:

 _96: Gothic (uit de handel genomen in 1965)
 _51: Grotesque
 zetsel-matrijzen: 6pt-12pt

 display-matrijzen:

 _97: Grotesque Bold (uit de handel genomen in 1967)
 _11: Grotesque Bold Condensed (uit de handel genomen in 1967)
 166: Grotesque Bold Condensed (Cyrillic) romein (synoniem: 166 Grotesque Bold Condensed Titling)
 display-matrijzen:

 166: Grotesque Bold Condensed Titling romein (zie: 166 Grotesque Bold Condensed (Cyrillic))
 _33: Grotesque Condensed romein zetsel-matrijzen: 6pt-13pt

 display-matrijzen:

 383: Grotesque Condensed romein zetsel-matrijzen: 6pt-13pt

 display-matrijzen:

 383: Grotesque Condensed
 zetsel-matrijzen: 6D-12D

 display-matrijzen:

 _39: Modern Condensed
 zetsel-matrijzen: 6,5pt-13pt

 _77: Modern Extended (uit de handel genomen in 1967)
 _75: Modern Wide (uit de handel genomen in 1967)
 _27: Neo Didot
 zetsel-matrijzen: 6,5pt-13pt

 506: Placard Bold Condensed
 display-matrijzen:

 515: Placard Bold Condensed
 display-matrijzen:

 568: Placard Condensed
 display-matrijzen:

 522: Placard Condensed Titling
 display-matrijzen:

 194: Plantin Bold (Russian) romein zetsel-matrijzen: 6pt-12pt

 display-matrijzen:

 113: Plantin Light (Russian)  romein / cursief zetsel-matrijzen: 6pt-12pt

 display-matrijzen:

 327: Times New Roman
 zetsel-matrijzen: 6pt-12pt

 display-matrijzen:

 334: Times Bold
 zetsel-matrijzen: 6pt-12pt

 display-matrijzen:

 Devenagari 
 155: Devenagari
 zetsel-matrijzen: 12pt-16pt

 display-matrijzen:

 346: Devenagari Bold
 zetsel-matrijzen: 10pt-16pt, voor 10pt is een speciale gietvorm nodig

 755: Devenagari Italic
 zetsel-matrijzen: 10pt-16pt

 Display-matrijzen 18pt, 24pt, 30pt, 36pt

 Gaelic 
 _24: Gaelic
 zetsel-matrijzen: UA.23: 8pt, 10pt, 12 pt, UA.108: 14 pt, 18pt, UA.109: 24 pt

 groot-zetsel-matrijzen: UA.108 = 14 pt, 18pt, UA.109 = 24 pt

 display-matrijzen: 14pt - 72pt

 117: Gaelic (zie: 117 Gaelic Sans-Serif)
 121: Colum Cille (zie: 121 Gaelic Colm Cille)
 121: Gaelic Colm Cille
 _85: Gaelic Display
 117: Gaelic Display (zie: 117 Gaelic Sans-Serif)
 117: Gaelic Sans Serif

 Georgian 
 539: Georgian Light (uit de handel genomen in 1972)
 display-matrijzen: 16D

 540: Georgian Bold (uit de handel genomen in 1972)
 display-matrijzen: 24D

 587: Georgian
 zetsel-matrijzen: 8D-10D

 Glagolitic 
 598: Glagolitic (zie ook: 597 Old Bulgarian)
 zetsel-matrijzen: 12pt:

 Greek 
 259: Antigone
 zetsel-matrijzen: UA.432 = 13pt:

 672: Gill Sans Bold Upright
 Wordt als vet gebruikt in combinatie met series 571 & 572
 585: Gill Sans Condensed
 display-matrijzen:

 625: Gill Sans Bold Upright
 zetsel-matrijzen: UA.452 = 8-12pt:

 display-matrijzen:

 571: Gill Sans Inclined cursief Wordt als cursief gebruikt bij series 572 en 672, data gelijk aan 572:
 572: Gill Sans Upright romein''
 zetsel-matrijzen: UA.451 = 8-12pt:

 display-matrijzen:

 473: Greek (uit de handel genomen in 1967)
 _91: Greek: Inclined zetsel-matrijzen: UA.26 = 6-13pt:

 _92: Greek: Bold Upright (zie ook: 92 Greek Upright Display)
 zetsel-matrijzen: UA.26 = 6-13pt:

 472: Greek: Inclined zetsel-matrijzen: UA.434 = 8-11pt:

 _90: Greek: Upright zetsel-matrijzen: UA.26 = 6-13pt:

 _92: Greek Upright Display (Synoniem: 92 Greek Bold Upright)
 zetsel-matrijzen: UA.27 = 9-13pt:

 683: Grotesque Condensed Upright display-matrijzen: 14D-36D

 718: Grotesque Condensed Upright display-matrijzen: 14pt-36pt

 486: Heavy Greek (zie: 486 Sans-Serif)
 192: New Hellenic Greek zetsel-matrijzen: UA.73 = 7-12pt:

 display-matrijzen:

 553: Old Style Bold Inclined zetsel-matrijzen: UA.436 = 9-11pt:

 283: Perpetua (uit de handel genomen in 1967)
 605: Placard Extra Light Condensed display-matrijzen: 14D-36D

 668: Placard Condensed Upright display-matrijzen: 14D-36D

 106: Porson zetsel-matrijzen: UA.26 = 5.5-12pt:

 404: Porson Condensed (uit de handel genomen in 1967)
 486: Greek: Sans Serif zetsel-matrijzen: UA.415 = 8-10pt:

 739: Spartan Light Upright Enkel kapitalen in 4 grootten per corps, waarbij kleine kapitalen kunnen dienen als onderkast bij de grotere versies.
 zetsel-matrijzen: UA.454 = 6-12pt:

 740: Spartan Upright Enkel kapitalen in 4 grootten per corps, waarbij kleine kapitalen kunnen dienen als onderkast bij de grotere versies.
 zetsel-matrijzen: UA.454 = 6-12pt:

 741: Spartan Bold Upright Enkel kapitalen in 4 grootten per corps, waarbij kleine kapitalen kunnen dienen als onderkast bij de grotere versies.
 zetsel-matrijzen: UA.454 = 6-12pt:

 565: Times Upright zetsel-matrijzen: UA.437 = 6-12pt:

 display-matrijzen:

 566: Times Inclined wordt als cursief gebruikt bij Series 565 Times Upright zetsel-matrijzen: UA. 438 = 6pt-12pt, grootzetsel-matrijzen 14pt-18pt, (lining-data verder gelijk)
 567: Times Bold Upright zetsel-matrijzen: UA.439 = 6-12pt:

 display-matrijzen:

 667: Times Bold Inclined  zetsel-matrijzen: UA.439 = 6-12pt:

 display-matrijzen:

 893: Univers Bold Upright zetsel-matrijzen: UA.439 = 6-12pt:

 989: Univers Medium Inclined zetsel-matrijzen: UA.439 = 6-12pt:

 889: Univers Medium Upright zetsel-matrijzen: UA.439 = 6-12pt:

 Gujerathi 
 460: Gujerathi zetsel-matrijzen:

 518: Gujerathi Bold zetsel-matrijzen:

 display-matrijzen:

 704: Gujerathi zetsel-matrijzen:

 Gurmukhi 
 601: Gurmukhi Bold zetsel-matrijzen: 12-16pt:

 604: Gurmukhi zetsel-matrijzen: 12-16pt:

 604: Gurmukhi Light (zie: 604 Gurmukhi)

 Hebrew 
 219: Ashurith (unpointed)
 zetsel-matrijzen: 7-8pt:

 487: Gill (uit de handel genomen in 1967)
 222: Hebrew zetsel-matrijzen: 6-8pt:

 219: Hebrew Ashurith (zie: 219 Ashurith)
 221: Hebrew Levenim (zie: 221 Levenim)
 220: Hebrew Peninim (zie: 220 Peninim)
 228: Hebrew Rabbinic (zie: 228 Rabinnic)
 547: Hebrew Schocken No.1 (uit de handel genomen in 1974)
 550: Hebrew Schocken No.2 (uit de handel genomen in 1967)
 551: Hebrew Schocken No.3 (uit de handel genomen in 1967)
 218: Hebrew Sonzino (pointed) (zie: 218 Sonzino)
 221: Levênim (unpointed) zetsel-matrijzen: 7pt:

 492: Mayer 488: Mayer Pointed 220: Peninim (unpointed) zetsel-matrijzen: 5-7pt:

 display-matrijzen: corps: 14pt, 18pt, 24pt 489: Peninim 217: Peninim Pointed zetsel-matrijzen: 6-8pt:

 228: Rabbinic zetsel-matrijzen: 11-12pt:

 218: Sonzino zetsel-matrijzen: 9-12pt: extra punt-matrijzen beschikbaar voor de 9pt, als er gegoten wordt op 9punt Didot

 display-matrijzen: 18pt punten S5469 tot S5476 gegoten op 6 punt

 Kannada 
 588: Kannada zetsel-matrijzen: 10-16pt:

 590: Kannada (zie: 590 Malayalam)
 788: Kannada 787: Kannada Semi-Bold Malayalam 
 590: Malayalam (synoniem: 590 Kannada)
 zetsel-matrijzen: 10-12pt:

 660: Malayalam zetsel-matrijzen: 8pt:

 Old Bulgarian 
 597: Old Bulgarian (zie ook: 598 Glagolitic)
 zetsel-matrijzen: 10-12pt:

 Oriya 
 706: Oriya Sangalese 
 557: Sangalese zetsel-matrijzen: 8-14pt:

 657: Sangalese Bold zetsel-matrijzen: 8-14pt:

 698: Sangalese Italic zetsel-matrijzen: 8-14pt:

 699: Sangalese Bold Italic zetsel-matrijzen: 8-14pt:

 Syriac 
 564: Syriac "Estrangelo" zetsel-matrijzen: 8-10pt:

 Tamil 
 280: Tamil zetsel-matrijzen:

 340: Tamil Bold zetsel-matrijzen: 8pt-10pt

 display-matrijzen:

 581: Tamil Bold (geschrapt)
 340: Tamil Heavy (zie: 340 Tamil Bold)
 580: Tamil Medium\
 zetsel-matrijzen:

 708: Tamil Medium zetsel-matrijzen:

 Telugu 
 426: Telugu (uit de handel genomen in 1969)
 626: Telugu Medium zetsel-matrijzen:

 726: Telugu Bold Thai 
 577: Thai zetsel-matrijzen:

 608: Thai Light zetsel-matrijzen:

 611: Thai Bold zetsel-matrijzen:

 621: Thai Medium display-matrijzen:

 628: Thai Light Italic zetsel-matrijzen:

 Urdu 
 507: Urdu zetsel-matrijzen: 9D-16D

 707: Urdu Bold'''
 zetsel-matrijzen: 9D-16D

 display-matrijzen:

 Lijst van Monotype-lettertypen